Il Pi greco è uno dei più importanti numeri irrazionali, quei numeri che non possono essere espressi come rapporto tra numeri interi.

Nonostante la maggior parte dei computer si limiti ad approssimarlo con poche cifre decimali, esiste da decenni una corsa, da parte di università, studiosi e centri di ricerca, al calcolo di quante più cifre decimali possibili di pi greco. Data l'irrazionalità del numero non sarà mai possibile calcolarne "tutte" le cifre. Ma, grazie alle possibilità offerte dai moderni computer e allo sviluppo di opportuni metodi numerici, è stato possibile calcolare milioni di cifre decimali esatte.

Di seguito vengono riportate le prime centomila cifre dopo la virgola in base decimale. Ciascuna riga è composta da 100 cifre., il numero deve quindi esser letto per righe.

Poiché Pi greco è irrazionale, per quanto ci si sforzi risulta impossibile rilevare alcuna periodicità all'interno delle cifre riportate. Ad esempio, copiando le cifre su di un programma per videoscrittura ed avendo l'accortezza di eliminare il carattere di a capo, è possibile osservare che la sequenza 624646, costituita dalle ultime sei cifre considerate, non compare mai precedentemente. Alcuni siti permettono di effettuare verifiche più estese. Però occorre ricordare che l'irrazionalità di un numero può essere dimostrata matematicamente solo mediante un ragionamento logico.

Prime 100.000 cifre decimali del Pi greco 
Si riportano di seguito le prime centomila e uno cifre del Pi greco: quella delle unità, 3, seguita dalle prime centomila cifre decimali.

3,
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203 4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382 6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388 4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506 0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125 1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867 2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858 9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487 2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364 5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610 2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344 0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713 8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927 8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799 9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961 5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215 0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518 6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856 1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641 4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007 2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586 7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116 7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396 5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412 6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618 3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535 8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141 6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923 2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730 5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656 1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100 4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658 2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780 2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396 6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045 3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560 8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800 7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407 1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830 6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254 2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923 0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011 2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901 9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599 0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571 8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160 7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003 9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274 8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296 6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736 4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513 6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939 7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721 5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729 4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435 4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082 2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617 5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031 9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738 3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545 3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332 3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507 7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267 9456127531 8134078330 3362542327 8394497538 2437205835 3114771199 2606381334 6776879695 9703098339 1307710987 0408591337 4641442822 7726346594 7047458784 7787201927 7152807317 6790770715 7213444730 6057007334 9243693113 8350493163 1284042512 1925651798 0694113528 0131470130 4781643788 5185290928 5452011658 3934196562 1349143415 9562586586 5570552690 4965209858 0338507224 2648293972 8584783163 0577775606 8887644624 8246857926 0395352773 4803048029 0058760758 2510474709 1643961362 6760449256 2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460 2901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377 9914037340 4328752628 8896399587 9475729174 6426357455 2540790914 5135711136 9410911939 3251910760 2082520261 8798531887 7058429725 9167781314 9699009019 2116971737 2784768472 6860849003 3770242429 1651300500 5168323364 3503895170 2989392233 4517220138 1280696501 1784408745 1960121228 5993716231 3017114448 4640903890 6449544400 6198690754 8516026327 5052983491 8740786680 8818338510 2283345085 0486082503 9302133219 7155184306 3545500766 8282949304 1377655279 3975175461 3953984683 3936383047 4611996653 8581538420 5685338621 8672523340 2830871123 2827892125 0771262946 3229563989 8989358211 6745627010 2183564622 0134967151 8819097303 8119800497 3407239610 3685406643 1939509790 1906996395 5245300545 0580685501 9567302292 1913933918 5680344903 9820595510 0226353536 1920419947 4553859381 0234395544 9597783779 0237421617 2711172364 3435439478 2218185286 2408514006 6604433258 8856986705 4315470696 5747458550 3323233421 0730154594 0516553790 6866273337 9958511562 5784322988 2737231989 8757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867 4460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938 1465741268 0492564879 8556145372 3478673303 9046883834 3634655379 4986419270 5638729317 4872332083 7601123029 9113679386 2708943879 9362016295 1541337142 4892830722 0126901475 4668476535 7616477379 4675200490 7571555278 1965362132 3926406160 1363581559 0742202020 3187277605 2772190055 6148425551 8792530343 5139844253 2234157623 3610642506 3904975008 6562710953 5919465897 5141310348 2276930624 7435363256 9160781547 8181152843 6679570611 0861533150 4452127473 9245449454 2368288606 1340841486 3776700961 2071512491 4043027253 8607648236 3414334623 5189757664 5216413767 9690314950 1910857598 4423919862 9164219399 4907236234 6468441173 9403265918 4044378051 3338945257 4239950829 6591228508 5558215725 0310712570 1266830240 2929525220 1187267675 6220415420 5161841634 8475651699 9811614101 0029960783 8690929160 3028840026 9104140792 8862150784 2451670908 7000699282 1206604183 7180653556 7252532567 5328612910 4248776182 5829765157 9598470356 2226293486 0034158722 9805349896 5022629174 8788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127 5771028402 7998066365 8254889264 8802545661 0172967026 6407655904 2909945681 5065265305 3718294127 0336931378 5178609040 7086671149 6558343434 7693385781 7113864558 7367812301 4587687126 6034891390 9562009939 3610310291 6161528813 8437909904 2317473363 9480457593 1493140529 7634757481 1935670911 0137751721 0080315590 2485309066 9203767192 2033229094 3346768514 2214477379 3937517034 4366199104 0337511173 5471918550 4644902636 5512816228 8244625759 1633303910 7225383742 1821408835 0865739177 1509682887 4782656995 9957449066 1758344137 5223970968 3408005355 9849175417 3818839994 4697486762 6551658276 5848358845 3142775687 9002909517 0283529716 3445621296 4043523117 6006651012 4120065975 5851276178 5838292041 9748442360 8007193045 7618932349 2292796501 9875187212 7267507981 2554709589 0455635792 1221033346 6974992356 3025494780 2490114195 2123828153 0911407907 3860251522 7429958180 7247162591 6685451333 1239480494 7079119153 2673430282 4418604142 6363954800 0448002670 4962482017 9289647669 7583183271 3142517029 6923488962 7668440323 2609275249 6035799646 9256504936 8183609003 2380929345 9588970695 3653494060 3402166544 3755890045 6328822505 4525564056 4482465151 8754711962 1844396582 5337543885 6909411303 1509526179 3780029741 2076651479 3942590298 9695946995 5657612186 5619673378 6236256125 2163208628 6922210327 4889218654 3648022967 8070576561 5144632046 9279068212 0738837781 4233562823 6089632080 6822246801 2248261177 1858963814 0918390367 3672220888 3215137556 0037279839 4004152970 0287830766 7094447456 0134556417 2543709069 7939612257 1429894671 5435784687 8861444581 2314593571 9849225284 7160504922 1242470141 2147805734 5510500801 9086996033 0276347870 8108175450 1193071412 2339086639 3833952942 5786905076 4310063835 1983438934 1596131854 3475464955 6978103829 3097164651 4384070070 7360411237 3599843452 2516105070 2705623526 6012764848 3084076118 3013052793 2054274628 6540360367 4532865105 7065874882 2569815793 6789766974 2205750596 8344086973 5020141020 6723585020 0724522563 2651341055 9240190274 2162484391 4035998953 5394590944 0704691209 1409387001 2645600162 3742880210 9276457931 0657922955 2498872758 4610126483 6999892256 9596881592 0560010165 5256375678 5667227966 1988578279 4848855834 3975187445 4551296563 4434803966 4205579829 3680435220 2770984294 2325330225 7634180703 9476994159 7915945300 6975214829 3366555661 5678736400 5366656416 5473217043 9035213295 4352916941 4599041608 7532018683 7937023488 8689479151 0716378529 0234529244 0773659495 6305100742 1087142613 4974595615 1384987137 5704710178 7957310422 9690666702 1449863746 4595280824 3694457897 7233004876 4765241339 0759204340 1963403911 4732023380 7150952220 1068256342 7471646024 3354400515 2126693249 3419673977 0415956837 5355516673 0273900749 7297363549 6453328886 9844061196 4961627734 4951827369 5588220757 3551766515 8985519098 6665393549 4810688732 0685990754 0792342402 3009259007 0173196036 2254756478 9406475483 4664776041 1463233905 6513433068 4495397907 0903023460 4614709616 9688688501 4083470405 4607429586 9913829668 2468185710 3188790652 8703665083 2431974404 7718556789 3482308943 1068287027 2280973624 8093996270 6074726455 3992539944 2808113736 9433887294 0630792615 9599546262 4629707062 5948455690 3471197299 6409089418 0595343932 5123623550 8134949004 3642785271 3831591256 8989295196 4272875739 4691427253 4366941532 3610045373 0488198551 7065941217 3524625895 4873016760 0298865925 7866285612 4966552353 3829428785 4253404830 8330701653 7228563559 1525347844 5981831341 1290019992 0598135220 5117336585 6407826484 9427644113 7639386692 4803118364 4536985891 7544264739 9882284621 8449008777 6977631279 5722672655 5625962825 4276531830 0134070922 3343657791 6012809317 9401718598 5999338492 3549564005 7099558561 1349802524 9906698423 3017350358 0440811685 5265311709 9570899427 3287092584 8789443646 0050410892 2669178352 5870785951 2983441729 5351953788 5534573742 6085902908 1765155780 3905946408 7350612322 6112009373 1080485485 2635722825 7682034160 5048466277 5045003126 2008007998 0492548534 6941469775 1649327095 0493463938 2432227188 5159740547 0214828971 1177792376 1225788734 7718819682 5462981268 6858170507 4027255026 3329044976 2778944236 2167411918 6269439650 6715157795 8675648239 9391760426 0176338704 5499017614 3641204692 1823707648 8783419689 6861181558 1587360629 3860381017 1215855272 6683008238 3404656475 8804051380 8016336388 7421637140 6435495561 8689641122 8214075330 2655100424 1048967835 2858829024 3670904887 1181909094 9453314421 8287661810 3100735477 0549815968 0772009474 6961343609 2861484941 7850171807 7930681085 4690009445 8995279424 3981392135 0558642219 6483491512 6390128038 3200109773 8680662877 9239718014 6134324457 2640097374 2570073592 1003154150 8936793008 1699805365 2027600727 7496745840 0283624053 4603726341 6554259027 6018348403 0681138185 5105979705 6640075094 2608788573 5796037324 5141467867 0368809880 6097164258 4975951380 6930944940 1515422221 9432913021 7391253835 5915031003 3303251117 4915696917 4502714943 3151558854 0392216409 7229101129 0355218157 6282328318 2342548326 1119128009 2825256190 2052630163 9114772473 3148573910 7775874425 3876117465 7867116941 4776421441 1112635835 5387136101 1023267987 7564102468 2403226483 4641766369 8066378576 8134920453 0224081972 7856471983 9630878154 3221166912 2464159117 7673225326 4335686146 1865452226 8126887268 4459684424 1610785401 6768142080 8850280054 1436131462 3082102594 1737562389 9420757136 2751674573 1891894562 8352570441 3354375857 5342698699 4725470316 5661399199 9682628247 2706413362 2217892390 3176085428 9437339356 1889165125 0424404008 9527198378 7386480584 7268954624 3882343751 7885201439 5600571048 1194988423 9060613695 7342315590 7967034614 9143447886 3604103182 3507365027 7859089757 8272731305 0488939890 0992391350 3373250855 9826558670 8924261242 9473670193 9077271307 0686917092 6462548423 2407485503 6608013604 6689511840 0936686095 4632500214 5852930950 0009071510 5823626729 3264537382 1049387249 9669933942 4685516483 2611341461 1068026744 6637334375 3407642940 2668297386 5220935701 6263846485 2851490362 9320199199 6882851718 3953669134 5222444708 0459239660 2817156551 5656661113 5982311225 0628905854 9145097157 5539002439 3153519090 2107119457 3002438801 7661503527 0862602537 8817975194 7806101371 5004489917 2100222013 3501310601 6391541589 5780371177 9277522597 8742891917 9155224171 8958536168 0594741234 1933984202 1874564925 6443462392 5319531351 0331147639 4911995072 8584306583 6193536932 9699289837 9149419394 0608572486 3968836903 2655643642 1664425760 7914710869 9843157337 4964883529 2769328220 7629472823 8153740996 1545598798 2598910937 1712621828 3025848112 3890119682 2142945766 7580718653 8065064870 2613389282 2994972574 5303328389 6381843944 7707794022 8435988341 0035838542 3897354243 9564755568 4095224844 5541392394 1000162076 9363684677 6413017819 6593799715 5746854194 6334893748 4391297423 9143365936 0410035234 3777065888 6778113949 8616478747 1407932638 5873862473 2889645643 5987746676 3847946650 4074111825 6583788784 5485814896 2961273998 4134427260 8606187245 5452360643 1537101127 4680977870 4464094758 2803487697 5894832824 1239292960 5829486191 9667091895 8089833201 2103184303 4012849511 6203534280 1441276172 8583024355 9830032042 0245120728 7253558119 5840149180 9692533950 7577840006 7465526031 4461670508 2768277222 3534191102 6341631571 4740612385 0425845988 4199076112 8725805911 3935689601 4316682831 7632356732 5417073420 8173322304 6298799280 4908514094 7903688786 8789493054 6955703072 6190095020 7643349335 9106024545 0864536289 3545686295 8531315337 1838682656 1786227363 7169757741 8302398600 6591481616 4049449650 1173213138 9574706208 8474802365 3710311508 9842799275 4426853277 9743113951 4357417221 9759799359 6852522857 4526379628 9612691572 3579866205 7340837576 6873884266 4059909935 0500081337 5432454635 9675048442 3528487470 1443545419 5762584735 6421619813 4073468541 1176688311 8654489377 6979566517 2796623267 1481033864 3913751865 9467300244 3450054499 5399742372 3287124948 3470604406 3471606325 8306498297 9551010954 1836235030 3094530973 3583446283 9476304775 6450150085 0757894954 8931393944 8992161255 2559770143 6858943585 8775263796 2559708167 7643800125 4365023714 1278346792 6101995585 2247172201 7772370041 7808419423 9487254068 0155603599 8390548985 7235467456 4239058585 0216719031 3952629445 5439131663 1345308939 0620467843 8778505423 9390524731 3620129476 9187497519 1011472315 2893267725 3391814660 7300089027 7689631148 1090220972 4520759167 2970078505 8071718638 1054967973 1001678708 5069420709 2232908070 3832634534 5203802786 0990556900 1341371823 6837099194 9516489600 7550493412 6787643674 6384902063 9640197666 8559233565 4639138363 1857456981 4719621084 1080961884 6054560390 3845534372 9141446513 4749407848 8442377217 5154334260 3066988317 6833100113 3108690421 9390310801 4378433415 1370924353 0136776310 8491351615 6422698475 0743032971 6746964066 6531527035 3254671126 6752246055 1199581831 9637637076 1799191920 3579582007 5956053023 4626775794 3936307463 0569010801 1494271410 0939136913 8107258137 8135789400 5599500183 5425118417 2136055727 5221035268 0373572652 7922417373 6057511278 8721819084 4900617801 3889710770 8229310027 9766593583 8758909395 6881485602 6322439372 6562472776 0378908144 5883785501 9702843779 3624078250 5270487581 6470324581 2908783952 3245323789 6029841669 2254896497 1560698119 2186584926 7704039564 8127810217 9913217416 3058105545 9880130048 4562997651 1212415363 7451500563 5070127815 9267142413 4210330156 6165356024 7338078430 2865525722 2753049998 8370153487 9300806260 1809623815 1613669033 4111138653 8510919367 3938352293 4588832255 0887064507 5394739520 4396807906 7086806445 0969865488 0168287434 3786126453 8158342807 5306184548 5903798217 9945996811 5441974253 6344399602 9025100158 8827216474 5006820704 1937615845 4712318346 0072629339 5505482395 5713725684 0232268213 0124767945 2264482091 0235647752 7230820810 6351889915 2692889108 4555711266 0396503439 7896278250 0161101532 3516051965 5904211844 9499077899 9200732947 6905868577 8787209829 0135295661 3978884860 5097860859 5701773129 8155314951 6814671769 5976099421 0036183559 1387778176 9845875810 4466283998 8060061622 9848616935 3373865787 7359833616 1338413385 3684211978 9389001852 9569196780 4554482858 4837011709 6721253533 8758621582 3101331038 7766827211 5726949518 1795897546 9399264219 7915523385 7662316762 7547570354 6994148929 0413018638 6119439196 2838870543 6777432242 7680913236 5449485366 7680000010 6526248547 3055861598 9991401707 6983854831 8875014293 8908995068 5453076511 6803337322 2651756622 0752695179 1442252808 1651716677 6672793035 4851542040 2381746089 2328391703 2754257508 6765511785 9395002793 3895920576 6827896776 4453184040 4185540104 3513483895 3120132637 8369283580 8271937831 2654961745 9970567450 7183320650 3455664403 4490453627 5600112501 8433560736 1222765949 2783937064 7842645676 3388188075 6561216896 0504161139 0390639601 6202215368 4941092605 3876887148 3798955999 9112099164 6464411918 5682770045 7424343402 1672276445 5893301277 8158686952 5069499364 6101756850 6016714535 4315814801 0545886056 4550133203 7586454858 4032402987 1709348091 0556211671 5468484778 0394475697 9804263180 9917564228 0987399876 6973237695 7370158080 6822904599 2123661689 0259627304 3067931653 1149401764 7376938735 1409336183 3216142802 1497633991 8983548487 5625298752 4238730775 5955595546 5196394401 8218409984 1248982623 6737714672 2606163364 3296406335 7281070788 7581640438 1485018841 1431885988 2769449011 9321296827 1588841338 6943468285 9006664080 6314077757 7257056307 2940049294 0302420498 4165654797 3670548558 0445865720 2276378404 6682337985 2827105784 3197535417 9501134727 3625774080 2134768260 4502285157 9795797647 4670228409 9956160156 9108903845 8245026792 6594205550 3958792298 1852648007 0683765041 8365620945 5543461351 3415257006 5974881916 3413595567 1964965403 2187271602 6485930490 3978748958 9066127250 7948282769 3895352175 3621850796 2977851461 8843271922 3223810158 7444505286 6523802253 2843891375 2738458923 8442253547 2653098171 5784478342 1582232702 0690287232 3300538621 6347988509 4695472004 7952311201 5043293226 6282727632 1779088400 8786148022 1475376578 1058197022 2630971749 5072127248 4794781695 7296142365 8595782090 8307332335 6034846531 8730293026 6596450137 1837542889 7557971449 9246540386 8179921389 3469244741 9850973346 2679332107 2686870768 0626399193 6196504409 9542167627 8409146698 5692571507 4315740793 8053239252 3947755744 1591845821 5625181921 5523370960 7483329234 9210345146 2643744980 5596103307 9941453477 8457469999 2128599999 3996122816 1521931488 8769388022 2810830019 8601654941 6542616968 5867883726 0958774567 6182507275 9929508931 8052187292 4610867639 9589161458 5505839727 4209809097 8172932393 0106766386 8240401113 0402470073 5085782872 4627134946 3685318154 6969046696 8693925472 5194139929 1465242385 7762550047 4852954768 1479546700 7050347999 5888676950 1612497228 2040303995 4632788306 9597624936 1510102436 5553522306 9061294938 8599015734 6610237122 3547891129 2547696176 0050479749 2806072126 8039226911 0277722610 2544149221 5765045081 2067717357 1202718024 2968106203 7765788371 6690910941 8074487814 0490755178 2038565390 9910477594 1413215432 8440625030 1802757169 6508209642 7348414695 7263978842 5600845312 1406593580 9041271135 9200419759 8513625479 6160632288 7361813673 7324450607 9244117639 9759746193 8358457491 5988097667 4470930065 4634242346 0634237474 6660804317 0126005205 5928493695 9414340814 6852981505 3947178900 4518357551 5412522359 0590687264 8786357525 4191128887 7371766374 8602766063 4960353679 4702692322 9718683277 1739323619 2007774522 1262475186 9833495151 0198642698 8784717193 9664976907 0825217423 3656627259 2844062043 0214113719 9227852699 8469884770 2323823840 0556555178 8908766136 0130477098 4386116870 5231055314 9162517283 7327286760 0724817298 7637569816 3354150746 0883866364 0693470437 2066886512 7568826614 9730788657 0156850169 1864748854 1679154596 5072342877 3069985371 3904300266 5307839877 6385032381 8215535597 3235306860 4301067576 0838908627 0498418885 9513809103 0423595782 4951439885 9011318583 5840667472 3702971497 8508414585 3085781339 1562707603 5639076394 7311455495 8322669457 0249413983 1634332378 9759556808 5683629725 3867913275 0555425244 9194358912 8405045226 9538121791 3191451350 0993846311 7740179715 1228378546 0116035955 4028644059 0249646693 0707769055 4810288502 0808580087 8115773817 1917417760 1733073855 4758006056 0143377432 9901272867 7253043182 5197579167 9296996504 1460706645 7125888346 9797964293 1622965520 1687973000 3564630457 9308840327 4807718115 5533090988 7025505207 6804630346 0865816539 4876951960 0440848206 5967379473 1680864156 4565053004 9881616490 5788311543 4548505266 0069823093 1577765003 7807046612 6470602145 7505793270 9620478256 1524714591 8965223608 3966456241 0519551052 2357239739 5128818164 0597859142 7914816542 6328920042 8160913693 7773722299 9833270820 8296995573 7727375667 6155271139 2258805520 1898876201 1416800546 8736558063 3471603734 2917039079 8639652296 1312801782 6797172898 2293607028 8069087768 6605932527 4637840539 7691848082 0410219447 1971386925 6084162451 1239806201 1318454124 4782050110 7987607171 5568315407 8865439041 2108730324 0201068534 1947230476 6667217498 6986854707 6781205124 7367924791 9315085644 4775379853 7997322344 5612278584 3296846647 5133365736 9238720146 4723679427 8700425032 5558992688 4349592876 1240075587 5694641370 5625140011 7971331662 0715371543 6006876477 3186755871 4878398908 1074295309 4106059694 4315847753 9700943988 3949144323 5366853920 9946879645 0665339857 3888786614 7629443414 0104988899 3160051207 6781035886 1166020296 1193639682 1349607501 1164983278 5635316145 1684576956 8710900299 9769841263 2665023477 1672865737 8579085746 6460772283 4154031144 1529418804 7825438761 7707904300 0156698677 6795760909 9669360755 9496515273 6349811896 4130433116 6277471233 8817406037 3174397054 0670310967 6765748695 3587896700 3192586625 9410510533 5843846560 2339179674 9267844763 7084749783 3365557900 7384191473 1988627135 2595462518 1604342253 7299628632 6749682405 8060296421 1463864368 6422472488 7283434170 4415734824 8183330164 0566959668 8667695634 9141632842 6414974533 3499994800 0266998758 8815935073 5781519588 9900539512 0853510357 2613736403 4367534714 1048360175 4648830040 7846416745 2167371904 8310967671 1344349481 9262681110 7399482506 0739495073 5031690197 3185211955 2635632584 3390998224 9862406703 1076831844 6607291248 7475403161 7969941139 7387765899 8685541703 1884778867 5929026070 0432126661 7919223520 9382278788 8098863359 9116081923 5355570464 6349113208 5918979613 2791319756 4909760001 3996234445 5350143464 2686046449 5862476909 4347048293 2941404111 4654092398 8344435159 1332010773 9441118407 4107684981 0663472410 4823935827 4019449356 6516108846 3125678529 7769734684 3030614624 1803585293 3159734583 0384554103 3701091676 7763742762 1021370135 4854450926 3071901147 3184857492 3318167207 2137279355 6795284439 2548156091 3728128406 3330393735 6242001604 5664557414 5881660521 6660873874 8047243391 2129558777 6390696903 7078828527 7538940524 6075849623 1574369171 1317613478 3882719416 8606625721 0368513215 6647800147 6752310393 5786068961 1125996028 1839309548 7090590738 6135191459 1819510297 3278755710 4972901148 7171897180 0469616977 7001791391 9613791417 1627070189 5846921434 3696762927 4591099400 6008498356 8425201915 5937037010 1104974733 9493877885 9894174330 3178534870 7603221982 9705797511 9144051099 4235883034 5463534923 4982688362 4043327267 4155403016 1950568065 4180939409 9820206099 9414021689 0900708213 3072308966 2119775530 6659188141 1915778362 7292746156 1857103721 7247100952 1423696483 0864102592 8874579993 2237495519 1221951903 4244523075 3513380685 6807354464 9951272031 7448719540 3976107308 0602699062 5807602029 2731455252 0780799141 8429063884 4373499681 4582733720 7266391767 0201183004 6481900024 1308350884 6584152148 9912761065 1374153943 5657211390 3285749187 6909441370 2090517031 4877734616 5287984823 5338297260 1361109845 1484182380 8120540996 1252745808 8109948697 2216128524 8974255555 1607637167 5054896173 0168096138 0381191436 1143992106 3800508321 4098760459 9309324851 0251682944 6726066613 8151745712 5597549535 8023998314 6982203613 3808284993 5670557552 4712902745 3977621404 9318201465 8008021566 5360677655 0878380430 4134310591 8046068008 3459113664 0834887408 0057412725 8670479225 8319127415 7390809143 8313845642 4150940849 1339180968 4025116399 1936853225 5573389669 5374902662 0923261318 8558915808 3245557194 8453875628 7861288590 0410600607 3746501402 6278240273 4696252821 7174941582 3317492396 8353013617 8653673760 6421667781 3773995100 6589528877 4276626368 4183068019 0804609849 8094697636 6733566228 2915132352 7888061577 6827815958 8669180238 9403330764 4191240341 2022316368 5778603572 7694154177 8826435238 1319050280 8701857504 7046312933 3537572853 8660588890 4583111450 7739429352 0199432197 1171642235 0056440429 7989208159 4307167019 8574692738 4865383343 6145794634 1759225738 9858800169 8014757420 5429958012 4295810545 6510831046 2972829375 8416116253 2562516572 4980784920 9989799062 0035936509 9347215829 6517413579 8491047111 6607915874 3698654122 2348341887 7229294463 3517865385 6731962559 8520260729 4767407261 6767145573 6498121056 7771689348 4917660771 7052771876 0119990814 4113058645 5779105256 8430481144 0261938402 3224709392 4980293355 0731845890 3553971330 8844617410 7959162511 7148648744 6861124760 5428673436 7090466784 6867027409 1881014249 7111496578 1772427934 7070216688 2956108777 9440504843 7528443375 1088282647 7197854000 6509704033 0218625561 4733211777 1174413350 2816088403 5178145254 1964320309 5760186946 4908868154 5285621346 9883554445 6024955666 8436602922 1951248309 1060537720 1980218310 1032704178 3866544718 1260397190 6884623708 5751808003 5327047185 6594994761 2424811099 9288679158 9690495639 4762460842 4065930948 6215076903 1498702067 3533848349 5508363660 1784877106 0809804269 2471324100 0946401437 3603265645 1845667924 5666955100 1502298330 7984960799 4988249706 1723674493 6122622296 1790814311 4146609412 3415935930 9585407913 9087208322 7335495720 8075716517 1876599449 8569379562 3875551617 5754380917 8052802946 4200447215 3962807463 6021132942 5591600257 0735628126 3873310600 5891065245 7080244749 3754318414 9401482119 9962764531 0680066311 8382376163 9663180931 4446712986 1552759820 1451410275 6006892975 0246304017 3514891945 7636078935 2855505317 3314164570 5049964438 9093630843 8744847839 6168405184 5273288403 2345202470 5685164657 1647713932 3775517294 7951261323 9822960239 4548579754 5865174587 8771331813 8752959809 4121742273 0035229650 8089177705 0682592488 2232215493 8048371454 7816472139 7682096332 0508305647 9204820859 2047549985 7320388876 3916019952 4091893894 5576768749 7308569559 5801065952 6503036266 1597506622 2508406742 8898265907 5106375635 6996821151 0949669744 5805472886 9363102036 7823250182 3237084597 9011154847 2087618212 4778132663 3041207621 6587312970 8112307581 5982124863 9807212407 8688781145 0165582513 6178903070 8608701989 7588980745 6643955157 4153631931 9198107057 5336633738 0382721527 9884935039 7480015890 5194208797 1130805123 3933221903 4662499171 6915094854 1401871060 3546037946 4337900589 0957721180 8044657439 6280618671 7861017156 7409676620 8029576657 7051291209 9079443046 3289294730 6159510430 9022214393 7184956063 4056189342 5130572682 9146578329 3340524635 0289291754 7087256484 2600349629 6116541382 3007731332 7298305001 6025672401 4185152041 8907011542 8857992081 2198449315 6999059182 0118197335 0012618772 8036812481 9958770702 0753240636 1259313438 5955425477 8196114293 5163561223 4966615226 1473539967 4051584998 6035529533 2924575238 8810136202 3476246690 5581643896 7863097627 3655047243 4864307121 8494373485 3006063876 4456627218 6661701238 1277156213 7974614986 1328744117 7145524447 0899714452 2885662942 4402301847 9120547849 8574521634 6964489738 9206240194 3518310088 2834802492 4908540307 7863875165 9113028739 5878709810 0772718271 8745290139 7283661484 2142871705 5317965430 7650453432 4600536361 4726181809 6997693348 6264077435 1999286863 2383508875 6683595097 2655748154 3194019557 6850437248 0010204137 4983187225 9677387154 9583997184 4490727914 1965845930 0839426370 2087563539 8216962055 3248032122 6749891140 2678528599 6734052420 3109179789 9905718821 9493913207 5343170798 0023736590 9853755202 3891164346 7185582906 8537118979 5262623449 2483392496 3424497146 5684659124 8918556629 5893299090 3523923333 3647435203 7077010108 4388003290 7598342170 1855422838 6161721041 7603011645 9187805393 6744747205 9985023582 8918336929 2233732399 9480437108 4196594731 6265482574 8099482509 9918330069 7656936715 9689364493 3488647442 1350084070 0660883597 2350395323 4017958255 7036016936 9909886711 3210979889 7070517280 7558551912 6993067309 9250704070 2455685077 8679069476 6126298082 2516331363 9952117098 4528092630 3759224267 4257559989 2892783704 7444521893 6320348941 5521044597 2618838003 0067761793 1381399162 0580627016 5102445886 9247649246 8919246121 2531027573 1390840470 0071435613 6231699237 1694848132 5542009145 3041037135 4532966206 3921054798 2439212517 2540132314 9027405858 9206321758 9494345489 0684639931 3757091034 6332714153 1622328055 2297297953 8018801628 5907357295 5416278867 6498274186 1642187898 8574107164 9069191851 1628152854 8679417363 8906653885 7642291583 4250067361 2453849160 6741373401 7357277995 6341043326 8835695078 1493137800 7362354180 0706191802 6732855119 1942676091 2210359874 6924117283 7493126163 3950012395 9924050845 4375698507 9570462226 6461900010 3500490183 0341535458 4283376437 8111988556 3187777925 3720116671 8539541835 9844383052 0376281944 0761594106 8207169703 0228515225 0573126093 0468984234 3315273213 1361216582 8080752126 3154773060 4423774753 5059522871 7440266638 9148817173 0864361113 8906942027 9088143119 4487994171 5404210341 2190847094 0802540239 3294294549 3878640230 5129271190 9751353600 0921971105 4120966831 1151632870 5423028470 0731206580 3262641711 6165957613 2723515666 6253667271 8998534199 8952368848 3099930275 7419916463 8414270779 8870887422 9277053891 2271724863 2202889842 5125287217 8260305009 9451082478 3572905691 9885554678 8607946280 5371227042 4665431921 4528176074 1482403827 8358297193 0101788834 5674167811 3989547504 4833931468 9630763396 6572267270 4339321674 5421824557 0625247972 1997866854 2798977992 3395790575 8189062252 5473582205 2364248507 8340711014 4980478726 6919901864 3882293230 5382318559 7328697809 2225352959 1017341407 3348847610 0556401824 2392192695 0620831838 1454698392 3664613639 8910121021 7709597670 4908305081 8547041946 6437131229 9692358895 3849301363 5657618610 6062228705 5994233716 3102127845 7446463989 7381885667 4626087948 2018647487 6727272220 6267646533 8099801966 8836809941 5907577685 2639865146 2533363124 5053640261 0569605513 1838131742 6118442018 9088853196 3569869627 9503673842 4313011331 7533053298 0201668881 7481342988 6815855778 1034323175 3064784983 2106297184 2518438553 4427620128 2345707169 8853051832 6179641178 5796088881 5032960229 0705614476 2209150947 3903594664 6916235396 8092013945 7817589108 8931992112 2600739281 4916948161 5273842736 2642980982 3406320024 4024495894 4561291670 4950823581 2487391799 6486411334 8032475777 5219708932 7722623494 8601504665 2681439877 0516153170 2669692970 4928316285 5042128981 4670619533 1970269507 2143782304 7687528028 7354126166 3917082459 2517001071 4180854800 6369232594 6201900227 8087409859 7719218051 5853214739 2653251559 0354102092 8466592529 9914353791 8253145452 9059841581 7637058927 9069098969 1116438118 7809435371 5213322614 4362531449 0127454772 6957393934 8154691631 1624928873 5747188240 7150399500 9446731954 3161938554 8520766573 8825139639 1635767231 5100555603 7263394867 2082078086 5373494244 0115799667 5073607111 5935133195 9197120948 9647175530 2453136477 0942094635 6969822266 7377520994 5168450643 6238242118 5353488798 9395673187 8066061078 8544000550 8276570305 5874485418 0577889171 9207881423 3511386629 2966717964 3468760077 0479995378 8338787034 8718021842 4373421122 7394025571 7690819603 0920182401 8842705704 6092622564 1783752652 6335832424 0661253311 5294234579 6556950250 6810018310 9004112453 7901533296 6156970522 3792103257 0693705109 0830789479 9990049993 9532215362 2748476603 6136776979 7856738658 4670936679 5885837887 9562594646 4891376652 1995882869 3380183601 1932368578 5585581955 5604215625 0883650203 3220245137 6215820461 8106705195 3306530606 0650105488 7167245377 9428313388 7163139559 6905832083 4168984760 6560711834 7136218123 2462272588 4199028614 2087284956 8796393254 6428534307 5301105285 7138296437 0999035694 8885285190 4029560473 4613113826 3878897551 7885604249 9874831638 2804046848 6189381895 9054203988 9872650697 6202019955 4841265000 5394428203 9301274816 3815853039 6439925470 2016727593 2857436666 1644110962 5663373054 0921951967 5148328734 8089574777 7527834422 1091073111 3518280460 3634719818 5655572957 1447476825 5285786334 9342858423 1187494400 0322969069 7758315903 8580393535 2135886007 9600342097 5473922967 3331064939 5601812237 8128545843 1760556173 3861126734 7807458506 7606304822 9409653041 1183066710 8189303110 8871728167 5195796753 4718853722 9309616143 2040063813 2246584111 1157758358 5811350185 6904781536 8938137718 4728147519 9835050478 1297718599 0847076219 7460588742 3256995828 8925350419 3795826061 6211842368 7685114183 1606831586 7994601652 0577405294 2305360178 0313357263 2670547903 3840125730 5912339601 8801378254 2192709476 7337191987 2873852480 5742124892 1183470876 6296672072 7232565056 5129333126 0595057777 2754247124 1648312832 9820723617 5057467387 0128209575 5443059683 9555568686 1188397135 5220844528 5264008125 2027665557 6774959696 2661260456 5245684086 1392382657 6858338469 8499778726 7065551918 5446869846 9478495734 6226062942 1962455708 5371272776 5230989554 5019303773 2166649182 5781546772 9200521266 7143463209 6378918523 2321501897 6126034373 6840671941 9303774688 0999296877 5824410478 7812326625 3181845960 4538535438 3911449677 5312864260 9252115376 7325886672 2604042523 4910870269 5809964759 5805794663 9734190640 1003636190 4042033113 5793365424 2630356145 7009011244 8008900208 0147805660 3710154122 3288914657 2239314507 6071670643 5568274377 4396578906 7972687438 4730763464 5167756210 3098604092 7170909512 8086309029 7385044527 1828927496 8921210667 0081648583 3955377359 1913695015 3162018908 8874842107 9870689911 4804669270 6509407620 4650277252 8650728905 3285485614 3316081269 3005693785 4178610969 6920253886 5034577183 1766868859 2368148847 5276498468 8219497397 2970773718 7188400414 3231276365 0481453112 2850990020 7424092558 5925292610 3021067368 1543470152 5234878635 1643976235 8604191941 2969769040 5264832347 0099111542 4260127343 8022089331 0966863678 9869497799 4001260164 2276092608 2349304118 0643829138 3473546797 2539926233 8791582998 4864592717 3405922562 0749105308 5315371829 1168163721 9395188700 9577881815 8685046450 7699343940 9874335144 3162633031 7247747486 8979182092 3948083314 3970840673 0840795893 5810896656 4775859905 5637695252 3265361442 4780230826 8118310377 3588708924 0613031336 4773710116 2821461466 1679404090 5186152603 6009252194 7218890918 1073358719 6414214447 8654899528 5823439470 5007983038 8538860831 0357193060 0277119455 8021911942 8999227223 5345870756 6246926177 6631788551 4435021828 7026685610 6650035310 5021631820 6017609217 9846849368 6316129372 7951873078 9726373537 1715025637 8733579771 8081848784 5886650433 5824377004 1477104149 3492743845 7587107159 7315594394 2641257027 0965125108 1155482479 3940359768 1188117282 4721582501 0949609662 5393395380 9221955919 1818855267 8062149923 1727631632 1833989693 8075616855 9117529984 5013206712 9392404144 5938623988 0938124045 2191484831 6462101473 8918251010 9096773869 0664041589 7361047643 6500068077 1056567184 8628149637 1118832192 4456639458 1449148616 5500495676 9826903089 1118568798 6929470513 5248160917 4324301538 3684707292 8989828460 2223730145 2655679898 6277679680 9146979837 8268764311 5988321090 4371561129 9766521539 6354644208 6919756737 0005738764 9784376862 8768179249 7469438427 4652563163 2300555130 4174227341 6464551278 1278457777 2457520386 5437542828 2567141288 5834544435 1325620544 6424101103 7955464190 5811686230 5964476958 7054072141 9852121067 3433241075 6767575818 4569906930 4604752277 0167005684 5439692340 4171108988 8993416350 5851578873 5343081552 0811772071 8803791040 4698306957 8685473937 6564336319 7978680367 1873079693 9242363214 4845035477 6315670255 3900654231 1792015346 4977929066 2415083288 5839529054 2637687668 9688050333 1722780018 5885069736 2324038947 0047189761 9347344308 4374437599 2503417880 7972235859 1342458131 4404984770 1732361694 7197657153 5319775499 7162785663 1190469126 0918259124 9890367654 1769799036 2375528652 6375733763 5269693443 5440047306 7198868901 9681474287 6779086697 9688522501 6369498567 3021752313 2529265375 8964151714 7955953878 4278499866 4563028788 3196209983 0494519874 3963690706 8276265748 5810439112 2326187940 5994155406 3270131989 8957037611 0532360629 8674803779 1537675115 8304320849 8720920280 9297526498 1256916342 5000522908 8726469252 8466610466 5392171482 0801305022 9805263783 6426959733 7070539227 8915351056 8883938113 2497570713 3102950443 0346715989 4487868471 1643832805 0692507766 2745001220 0352620370 9466023414 6489983902 5258883014 8678162196 7751945831 6771876275 7200505439 7944124599 0077115205 1546199305 0983869825 4284640725 5540927403 1325716326 4079293418 3342147090 4125425335 2324802193 2277075355 5467958716 3835875018 1593387174 2360615511 7101312352 5633485820 3651461418 7004920570 4372018261 7331947157 0086757853 9336078622 7395581857 9758725874 4102542077 1054753612 9404746010 0094095444 9596628814 8691590389 9071865980 5636171376 9222729076 4197755177 7201042764 9694961105 6220592502 4202177042 6962215495 8726453989 2276976603 1052498085 5759471631 0758701332 0886146326 6412591148 6338812202 8444069416 9488261529 5776253250 1987035987 0674380469 8219420563 8125583343 6421949232 2759372212 8905642094 3082352544 0841108645 4536940496 9271494003 3197828613 1818618881 1118408257 8659287574 2638445005 9944229568 5864604810 3301538891 1499486935 4360302218 1094346676 4000022362 5505736312 9462629609 6198760564 2599639461 3869233083 7196265954 7392346241 3459779574 8524647837 9807956931 9865081597 7675350553 9189911513 3525229873 6112779182 7485420086 8953965835 9421963331 5028695611 9201229888 9887006079 9927954111 8826902307 8913107603 6176347794 8943203210 2773359416 9086500719 3280401716 3840644987 8717537567 8118532132 8408216571 1075495282 9497493621 4608215583 2056872321 8557406516 1096274874 3750980922 3021160998 2633033915 4694946444 9100451528 0925089745 0748967603 2409076898 3652940657 9201983152 6541065813 6823791984 0906457124 6894847020 9357761193 1399802468 1340520039 4781949866 2026240089 0215016616 3813538381 5150377350 2296607462 7952910384 0686855690 7015751662 4192987244 4827194293 3100485482 4454580718 8976330032 3252582158 1280327467 9620028147 6243182862 2171054352 8983482082 7345168018 6131719593 3247110746 6222850871 0666117703 4653528395 7762599774 4672185715 8161264111 4327179434 7885990892 8084866949 1413909771 6736900277 7585026866 4654056595 0394867841 1107901161 0400857274 4562938425 4941675946 0548711723 5946429105 8509099502 1495879311 2196135908 3158826206 8233215615 3086833730 8381732793 2819698387 5087083483 8804638847 8441884003 1847126974 5437093732 9836240287 5197920802 3218787448 8287284372 7378017827 0080587824 1074935751 4889978911 7397461293 2035108143 2703251409 0304874622 6294234432 7571260086 6425083331 8768865075 6429271605 5252895449 2153765175 1492196367 1810494353 1785838345 3865255656 6406572513 6357506435 3236508936 7904317025 9787817719 0314867963 8408288102 0946149007 9715137717 0990619549 6964007086 7667102330 0486726314 7551053723 1757114322 3174114116 8062286420 6388906210 1923552235 4671166213 7499693269 3217370431 0598722503 9456574924 6169782609 7025335947 5020913836 6737728944 3869640002 8110344026 0847128990 0074680776 4844088711 3413525033 6787731679 7709372778 6821661178 6534423173 2264637847 6978751443 3209534000 1650692130 5464768909 8505020301 5044880834 2618452087 3053097318 9492916425 3229336124 3151430657 8264070283 8984098416 0295030924 1897120971 6016492656 1341343342 2298827909 9217860426 7981245728 5345801338 2609958771 7811310216 7340256562 7440072968 3406619848 0676615805 0216918337 2368039902 7931606420 4368120799 0031626444 9146190219 4582296909 9212278855 3948783538 3056468648 8165556229 4315673128 2743908264 5061162894 2803501661 3366978240 5177015521 9626522725 4558507386 4058529983 0379180350 4328767038 0925216790 7571204061 2375963276 8567484507 9151147313 4400018325 7034492090 9712435809 4479004624 9431345502 8900680648 7042935340 3743603262 5820535790 1183956490 8935434510 1342969617 5452495739 6062149028 8728932792 5206965353 8639644322 5388327522 4996059869 7475988232 9916263545 9733244451 6375533437 7492928990 5811757863 5555562693 7426910947 1170021654 1171821975 0519831787 1371060510 6379555858 8905568852 8879890847 5091576463 9074693619 8815078146 8526213325 2473837651 1929901561 0918977792 2008705793 3964638274 9068069876 9168197492 3656242260 8715417610 0430608904 3779766785 1966189140 4144925270 4808819714 9880154205 7787006521 5940092897 7760133075 6847966992 9554336561 3984773806 0394368895 8876460549 8387147896 8482805384 7017308711 1776115966 3505039979 3438693391 1978988710 9156541709 1330826076 4740630571 1411098839 3880954814 3782847452 8838368079 4188843426 6622207043 8722887413 9478010177 2139228191 1992365405 5163958934 7426395382 4829609036 9002883593 2774585506 0801317988 4071624465 6399794827 5783650195 5142215513 3928197822 6984278638 3916797150 9126241054 8725700924 0700454884 8569295044 8110738087 9965474815 6891393538 0943474556 9721289198 2717702076 6613602489 5814681191 3361412125 8783895577 3571949863 1721084439 8901423948 4966592517 3138817160 2663261931 0653665350 4147307080 4414939169 3632623737 6777709585 0313255990 0957627319 5730864804 2467701212 3270205337 4266705314 2448208168 1303063973 7873664248 3672539837 4876909806 0218278578 6216512738 5635132901 4890350988 3270617258 9325753639 9397905572 9175160097 6154590447 7169226580 6315111028 0384360173 7474215247 6085152099 0161585823 1257159073 3421736576 2671423904 7827958728 1505095633 0928026684 5893764964 9770232973 6413190609 8274063353 1089792464 2421345837 4090116939 1964250459 1288134034 9881063540 0887596820 0544083643 8651661788 0557608956 8967275315 3808194207 7332597917 2784376256 6118431989 1025007491 8290864751 4979400316 0703845549 4653859460 2745244746 6812314687 9434416109 9333890899 2638411847 4252570445 7251745932 5738989565 1857165759 6148126602 0310797628 2541655905 0604247911 4016957900 3383565748 6925280074 3025623419 4982864679 1447632277 4005529460 9039401775 3633565547 1931000175 4300475047 1914489984 1040015867 9461792416 1001645471 6551337074 0739502604 4276953855 3834397550 5488710997 8520540117 5169747581 3449260794 3368954378 3221172450 6873442319 8987884412 8542064742 8097356258 0706698310 6979935260 6933921356 8588139121 4807354728 4632277849 0808700246 7776303605 5512323866 5629517885 3719673034 6347012229 3958160679 2509153217 4890308408 8651606111 9011498443 4123501246 4692802880 5996134283 5118847154 4977127847 3361766285 0621697787 1774382436 2565711779 4500644777 1837022199 9106695021 6567576440 4499794076 5037999954 8450027106 6598781360 3802314126 8369057831 9046079276 5297277694 0436130230 5178708054 6511542469 3952651271 0105292707 0306673024 4471259739 3995051462 8404767431 3637399782 5918454117 6413327906 4606365841 5292701903 0276017339 4748669603 4869497654 1752429306 0407270050 5903950314 8522921392 5755948450 7886797792 5253931765 1564161971 6844352436 9794447355 9642606333 9105512682 6061595726 2170366985 0647328126 6724521989 0605498802 8078288142 9796336696 7441248059 8219214633 9565745722 1022986775 9974673812 6069367069 1340815594 1201611596 0190237753 5255563006 0624798326 1249881288 1929373434 7686268921 9239777833 9107331065 8825681377 7172328315 3290825250 9273304785 0724977139 4483338925 5208117560 8452966590 5539409655 6854170600 1179857293 8139982583 1929367910 0391844099 2865756059 9359891000 2969864460 9747147184 7010153128 3762631146 7742091455 7404181590 8800064943 2378558393 0853082830 5476076799 5243573916 3122188605 7549673832 2431956506 5546085288 1201902363 6447127037 4863442172 7257879503 4284863129 4491631847 5347531435 0413920961 0879605773 0987201352 4840750576 3719925365 0470908582 5139368634 6386336804 2891767107 6021111598 2887553994 0120076013 9470336617 9371539630 6139863655 4922137415 9790511908 3588290097 6566473007 3387931467 8913181465 1093167615 7582135142 4860442292 4453041131 6065270097 4330088499 0346754055 1864067734 2603583409 6086055337 4736276093 5658853109 7609942383 4738222208 7292464497 6845605795 6251676557 4088410321 7313456277 3585605235 8236389532 0385340248 4227337163 9123973215 9954408284 2166663602 3296545694 7035771848 7344203422 7706653837 3875061692 1276801576 6181095420 0977083636 0436111059 2409117889 5403380214 2652394892 9686439808 9261146354 1457153519 4342850721 3534530183 1587562827 5733898268 8985235577 9929572764 5229391567 4775666760 5108788764 8453493636 0682780505 6462281359 8885879259 9409464460 4170520447 0046315137 9754317371 8775603981 5962647501 4109066588 6616218003 8266989961 9655805872 0863972117 6995219466 7898570117 9833244060 1811575658 0742841829 1061519391 7630059194 3144346051 5404771057 0054339000 1824531177 3371895585 7603607182 8605063564 7997900413 9761808955 3636696031 6219311325 0223851791 6720551806 5926351803 6251214575 9262383693 4822266589 5576994660 4919381124 8660909979 8128571823 4940066155 5219611220 7203092277 6462009993 1524427358 9488710576 6238946938 8944649509 3960330454 3408421024 6240104872 3328750081 7491798755 4387938738 1439894238 0117627008 3719605309 4383940063 7561164585 6094312951 7597713935 3960743227 9248922126 7045808183 3137641658 1826956210 5872892447 7400359470 0926866265 9651422050 6300785920 0248829186 0839743732 3538490839 6432614700 0532423540 6470420894 9921025040 4726781059 0836440074 6638002087 0126664209 4571817029 4675227854 0074508552 3777208905 8168391844 6592829417 0182882330 1497155423 5235911774 8186285929 6760504820 3864343108 7795628929 2540563894 6621948268 7110428281 6389397571 1757786915 4301650586 0296521745 9581988878 6804081103 2843273986 7198621306 2055598552 6603640504 6282152306 1545944744 8990883908 1999738747 4529698107 7620148713 4000122535 5222466954 0931521311 5337915798 0269795557 1050850747 3874750758 0687653764 4578252443 2638046143 0428892359 3485296105 8269382103 4980004052 4840708440 3561167817 1705128133 7880570564 3450616119 3304244407 9826037795 1198548694 5591520519 6009304127 1007277849 3015550388 9536033826 1929343797 0818743209 4991415959 3396368110 6275572952 7800425486 3060054523 8391510689 9891357882 0019411786 5356821491 1852820785 2130125518 5184937115 0342215954 2244511900 2073935396 2740020811 0465530207 9328672547 4054365271 7595893500 7163360763 2161472581 5407642053 0200453401 8357233829 2661915308 3540951202 2632916505 4426123619 1970516138 3935732669 3760156914 4299449437 4485680977 5696303129 5887191611 2929468188 4936338647 3927476012 2696415884 8900965717 0861605981 4720446742 8664208765 3347998582 2209061980 2173211614 2304194777 5499073873 8567941189 8246609130 9169177227 4207233367 6350326783 4058630193 0193242996 3972044451 7928812285 4478211953 5308989101 2534297552 4727635730 2262813820 9180743974 8671453590 7786335301 6082155991 1314144205 0914472935 3502223081 7193663509 3468658586 5631485557 5862447818 6201087118 8976065296 9899269328 1787055764 3514338206 0141077329 2610634315 2533718224 3385263520 2177354407 1528189813 7698755157 5745469397 2715048846 9793619500 4777209705 6179391382 8989845327 4262272886 4710888327 0173723258 8182446584 3624958059 2560338105 2156062061 5571329915 6084892064 3403033952 6226345145 4283678698 2880742514 2256745180 6184149564 6861116354 0497189768 2154227722 4794740335 7152743681 9409892050 1136534001 2384671429 6551867344 1537416150 4256325671 3430247655 1252192180 3578016924 0326699541 7460875924 0920700466 9340396510 1781348578 3569444076 0470232540 7555577647 2845075182 6890418293 9661133101 6013111907 7398632462 7782190236 5066037404 1606724962 4901374332 1724645409 7412995570 5291424382 0807609836 4823465973 8866913499 1978401310 8015581343 9791948528 3043673901 2482082444 8141280954 4377389832 0059864909 1595053228 5791457688 4962578665 8859991798 6752055455 8099004556 4611787552 4937012455 3217170194 2828846174 0273664997 8475508294 2280202329 0122163010 2309772151 5694464279 0980219082 6689868834 2630716092 0791408519 7695235553 4886577434 2527753119 7247430873 0436195113 9611908003 0255878387 6442060850 4473063129 9277888942 7291897271 6989057592 5244679660 1897074829 6094919064 8764693702 7507738664 3239191904 2254290235 3189233772 9316673608 6996228032 5571853089 1928440380 5071030064 7768478632 4319100022 3929785255 3723755662 1364474009 6760539439 8382357646 0699246526 0089090624 1059042154 5392790441 1529580345 3345002562 4410100635 9530039598 8644661695 9562635187 8060688513 7234627079 9732723313 4693971456 2855426154 6765063246 5676620279 2452085813 4771760852 1691340946 5203076733 9184114750 4140168924 1213198268 8156866456 1485380287 5393311602 3229255561 8941042995 3356400957 8649534093 5115266454 0244187759 4931693056 0448686420 8627572011 7231952640 5023099774 5676478384 8897346431 7215980626 7876718380 0524769688 4084989185 0861490034 3240347674 2686245952 3958903585 8213500645 0998178244 6360873177 5437885967 7672919526 1112138591 9472545140 0301180503 4378752776 6440276261 8941017576 8726804281 7662386068 0477885242 8874302591 4524707395 0546525135 3394595987 8961977891 1041890292 9438185672 0507096460 6263541732 9446495766 1265195349 5701860015 4126239622 8641389779 6733329070 5673769621 5649818450 6842263690 3678495559 7002607986 7996261019 0393312637 6855696876 7029295371 1625280055 4310078640 8728939225 7145124811 3577862766 4902425161 9902774710 9033593330 9304948380 5978566288 4478744146 9841499067 1237647895 8226329490 4679812089 9848571635 7108783119 1848630254 5016209298 0582920833 4813638405 4217200561 2198935366 9371336733 3924644161 2522319694 3471206417 3754912163 5700857369 4397305979 7097197266 6664226743 1117762176 4030686813 1035189911 2271339724 0368870009 9686292254 6465006385 2886203938 0050477827 6912835603 3725482557 9391298525 1506829969 1077542576 4748832534 1412132800 6267170940 0909822352 9657957997 8030182824 2849022147 0748111124 0186076134 1515038756 9830918652 7806588966 8236252393 7845272634 5304204188 0250844236 3190383318 3845505223 6799235775 2929106925 0432614469 5010986108 8899914658 5518818735 8252816430 2520939285 2580779697 3762084563 7482114433 9881627100 3170315133 4402309526 3519295886 8069082135 5853680161 0002137408 5115448491 2685841268 6958991741 4913382057 8492800698 2551957402 0181810564 1297250836 0703568510 5533178784 0829000041 5525118657 7945396331 7538532092 1497205266 0783126028 1961164858 0986845875 2512999740 4092797683 1766399146 5538610893 7587952214 9717317281 3151793290 4431121815 8710235187 4075722210 0123768721 9447472093 4931232410 7065080618 5623725267 3254073332 4875754482 9675734500 1932190219 9119960797 9893733836 7324257610 3938985349 2787774739 8050808001 5544764061 0535222023 2540944356 7718794565 4304067358 9649101761 0775948364 5408234861 3025471847 6485189575 8366743997 9150851285 8020607820 5544629917 2320202822 2914886959 3997299742 9747115537 1858924238 4938558585 9540743810 4882624648 7880533042 7146301194 1589896328 7926783273 2245610385 2197011130 4665871005 0008328517 7311776489 7352309266 6123458887 3102883515 6264460236 7199664455 4727608310 1187883891 5114934093 9344750073 0258558147 5619088139 8752357812 3313422798 6650352272 5367171230 7568610450 0454897036 0079569827 6263923441 0714658489 5780241408 1584052295 3693749971 0665594894 4592462866 1996355635 0652623405 3394391421 1127181069 1052290024 6574236041 3009369188 9255865784 6684612156 7955425660 5416005071 2766417660 5687427420 0329577160 6434486062 0123982169 8271723197 8268166282 4993871499 5449137302 0518436690 7672357740 0053932662 6227603236 5975171892 5901801104 2903842741 8550789488 7438832703 0632832799 6300720069 8012244365 1163940869 2222074532 0244624121 1558043545 4206421512 1585056896 1573564143 1306888344 3185280853 9759277344 3365538418 8340303517 8229462537 0201578215 7373265523 1857635540 9895403323 6382319219 8921711774 4946940367 8296185920 8034038675 7583411151 8824177439 1450773663 8407188048 9358256868 5420116450 3135763335 5509440319 2367203486 5101056104 9872726472 1319865434 3545040913 1859513145 1812764373 1043897250 7004981987 0521762724 9406521461 9959232142 3144397765 4670835171 4749367986 1865527917 1582408065 1063799500 1842959387 9915835017 1580759883 7849622573 9851212981 0326379376 2183224565 9423668537 6799113140 1080431397 3233544909 0824910499 1433258432 9882103398 4698141715 7560108297 0658306521 1347076803 6806953229 7199059990 4451209087 2757762253 5104090239 2888779424 6304832803 1913271049 5478599180 1969678353 2146444118 9260631526 6181674431 9355081708 1875477050 8026540252 9410921826 4858213857 5266881555 8411319856 0022135158 8872103656 9608751506 3187533002 9421186822 2189377554 6027227291 2905042922 5978771066 7873840000 6167721546 3844129237 1193521828 4998243509 2089180168 5572798156 4218581911 9749098573 0570332667 6464607287 5743056537 2602768982 3732597450 8447964954 5648030771 5981539558 2777913937 3601717422 9960273531 0276871944 9444917939 7851446315 9731443535 1850491413 9415573293 8204854212 3508173912 5497498193 0871439661 5132942045 9193801062 3142177419 9184060180 3479498876 9105155790 5554806953 8785400664 5337598186 2846419905 2204528033 0626369562 6490910827 6271159038 5699505124 6529996062 8554438383 3032763859 9800792922 8466595035 5121124528 4087516229 0602620118 5777531374 7949362055 4964010730 0134885315 0735487353 9056029089 3352640071 3274732621 9603117734 3394367338 5759124508 1493357369 1166454128 1788171454 0230547506 6713651825 8284898099 5121391939 9563324133 6556777098 0030819102 7204099714 8687418134 6670060940 5102146269 0280449159 6465453301 0775469541 3088714165 3125448130 6119240782 1188690056 0277818242 3502269618 9344352547 6335735364 8561936325 4417756613 9817039306 3287216690 5722259745 2091929172 6219984440 9646158269 4563802395 0283712168 6446561785 2355651641 2771282691 8688615572 7162014749 3405227694 6595712198 3149433816 2211400693 6307430444 1732847861 0177774383 7977037231 7952554341 0722344551 2555589998 6461838767 6490397246 1167959018 1000350989 2864120419 5163551108 7632042676 1297982652 9425882951 1412758412 6273279079 8807559751 8515768412 6474220947 9721843309 3529726652 1001566251 4552994745 1276315509 1763673025 9462132930 1904028379 5424632325 8550301096 7069227202 2707486341 9005438302 6506812141 4213505715 4175057508 6399076739 4633514620 9082888934 9383764393 9925690060 4067311422 0933121959 3620298297 2351163259 3867722414 7791162957 2780752395 0562515816 0313335938 2311500518 6268905306 5836812998 8108663263 2719806112 7154885879 8093487912 9137074982 3057592909 1862939195 0147211975 8606727009 2547718025 7503377307 9939713453 9532646195 2699965963 8565491759 0458333585 7991020127 1320458390 3200853878 8816336376 8518208372 7885131175 2277696097 8796214237 2162545214 5912818317 9821604411 1311671406 9148271709 8101545778 1939202311 5638719508 0502467972 5792497605 7726259133 2855972637 1211201905 7207714091 4864507409 4926718035 8151575715 1405039761 0963846755 5692989703 8354731410 0223802583 4687673501 2977541327 9532060971 1545064842 1218593649 0997917766 8747744818 8287063231 5515865032 8981642282 8823274686 6106592732 1979071623 8464215348 9852476216 7890502609 9804526648 3929542357 2873439776 8049577409 1449538391 5755654854 5905897649 5198513801 0079580107 8375994577 5299196700 5476022525 5203445398 8712538780 1719607181 6407812484 7847257912 4078245443 6168234523 9570689514 2722697504 3187363326 3011103053 4233358216 0933319121 8806608268 3414289104 1517324721 6053355849 9932245487 3077882290 5252324234 8615315209 7693846104 2582849714 9634753418 3756200301 4915703279 6853018686 3157248840 1526639835 6895636346 5743532178 3493199825 5421173084 6774529708 5839507616 4582296303 2442432823 7737450517 0285606980 6788952176 8198156710 7816334052 6675953942 4926280756 9683261074 9532339053 6223090807 0814559198 3735537774 8742029039 0181429373 1152933464 4468151212 9450975965 3430628421 5319445727 1186149000 1765055817 7095302468 8752632501 1970520947 6159416768 7277844720 0019278913 7251841622 8577837922 8443908430 1181121496 3664246590 3363419454 0657183544 7719124466 2125939265 6620306888 5200555991 2123536371 8226922531 7814587925 9375044144 8933981608 6579008761 6502463519 7045828895 4817937566 8104647461 4105142498 8702521399 3687050937 2305447734 1126413548 9280684105 9107716677 8212383328 1026218558 7751312721 1793444482 0144042574 5083063944 7383637939 0628300897 3306241380 6145894142 2769474793 1665717623 1824721683 5067807648 7573420491 5576282175 8397297513 4478990696 5895325489 4033561561 3167403276 4724692125 0575911625 1529654568 5446334981 1431767025 7295661844 7754874693 7846423373 7238981920 6620485118 9437886822 4807279352 0225017965 4534375727 4163910791 9729529508 1294292220 5347717304 1844779156 7399173841 8311710362 5243957161 5271466900 5814700002 6330104526 4354786590 3290733205 4683388720 7873544476 2647925297 6901709120 0787418373 6735087713 3769776834 9634425241 9949951388 3150748775 3743384945 8259765560 9965559543 1804092017 8497184685 4973706962 1208852437 7013853757 6814166327 2241263442 3982152941 6453780004 9250726276 5150789085 0712659970 3670872669 2764308377 2296859851 6912230503 7462744310 8529343052 7307886528 3977335246 0174635277 0320593817 9125396915 6210636376 2588293757 1373840754 4064689647 8310070458 0613446731 2715911946 0843593582 5987782835 2665311510 6504162329 5329047772 1740835593 4972375855 2138048305 0900096466 7608830154 0612824308 7406455944 3185341375 5220166305 8121110334 5312074508 6824339432 1590435944 3031243122 7471385842 0303901060 7094031523 5556172767 9941600203 9397509989 7629335325 8555756248 0899669182 9864222677 5023601932 5797472674 2578211119 7347094023 5745722227 1212526852 3842958742 7350156366 0093188045 4933389897 4157149054 4182559738 0808715652 8143010267 0460284316 8192303925 3529779576 5862414392 7015497408 7927313105 1636119137 5770089295 6482332364 8298263024 6079758757 6774537716 0102490804 6243018565 2416175665 5600160859 1215345562 6760219268 9982855377 8725831451 4408265458 3484409478 4631787773 7479465358 0169960779 4055687011 9232860804 1130904629 3508718271 2593466871 2766694873 8998245985 2778649956 9165464029 4589350649 6433580982 4765965165 1420909867 5520380830 9203230487 3427034682 8875160407 1546653834 6196112230 1375945157 9252696743 6425319273 9003603860 8236450762 6988274976 1872357547 6762889950 7521148048 5252795084 5033958570 8381304769 3788132112 3674281319 4879502280 6632017002 2460331989 6719706491 6374117585 4851878484 0120548446 7258885140 1562725019 8217190669 6081262778 5485964818 3696214107 2171421498 6361918774 7545096503 0895709947 0934337856 9816744658 2826791194 0611956037 8453978558 3924076127 6344105766 7510243075 5981455278 6167815949 6570625597 5507430652 1085301597 9080733437 3607943286 6757890533 4836695554 8680391343 3720156498 8342208933 9997164147 9746938696 9054800891 9306713805 7171505857 3071488156 4992071408 6758259602 8760564597 8242377024 2469805328 0566327870 4192676846 7116266879 4634869504 6450742021 9373945259 2626686135 5294062478 1361206202 6364981999 9949840514 3868285258 9563422643 2870766329 9304891723 4007254717 6418868535 1372332667 8779217383 4754148002 2803392997 3579361524 1275582956 9276837231 2347989894 4627433045 4566790062 0324205163 9628258844 3085438307 2014956721 0646053323 8537203143 2421126074 2448584509 4580494081 8209276391 4000854042 2023556260 2185643489 9414543995 0410980591 8179488826 2805206644 1086319001 6885681551 6922948620 3010738897 1810077092 9059048074 9092427141 0189335428 1842999598 8169660993 8369616443 8152887721 4085268088 7574882932 5873580990 5670755817 0179491619 0611400190 8553744882 7262009366 8560447559 6557476485 6740081773 8170330738 0305476973 6097865438 5938218722 0583902344 4435088674 9986650604 0645874346 0053318274 3629617786 2518081893 1443632512 0510709469 0813586440 5192295129 3245007883 3398788429 3393424351 2634336520 4385812912 8343452973 0865290978 3300671261 7981303167 9438553572 6296998740 3595704584 5223085639 0098913179 4759487521 2639707837 5944861139 4519602867 5121056163 8976008880 0927461158 6080020780 3341591451 7970730368 3519697776 6076373785 3330120241 2011204698 8609209339 0853657732 2239241244 9051532780 9509558664 5947763448 2269986074 8132973026 3097502881 2103517723 1244650953 4965369309 0018637764 0940943498 3731325132 1862080214 8099226855 0294845466 1814715557 4447096695 3017769043 4272031892 7706047177 8452793916 0472281534 3798035396 7986142437 0956683221 4914654380 1459382927 7393396032 7540480095 5223181666 7380357183 9327570771 4204672383 8624617803 9762923771 3120958078 9363841447 9298025880 6552212926 2093623930 6373134966 4018661951 0811583471 1733120258 0586672763 9992763579 0780638188 1306915636 6274125431 2595899361 1964762610 1405563503 3995231403 2311381965 6236327198 9618372548 4533370206 2563464223 9527669435 6837676136 8711962921 8187545760 8161705303 1590728828 7007123136 6630872275 4918661395 7737305460 6599743781 0987649802 4140112421 4277366808 2751390959 3134041558 2626678951 0846776118 6659576601 6599817808 9414985754 9762843878 5610026379 6543178313 6340251358 1416115190 2096499133 5487331311 1502270068 1930135929 5959716401 9719605362 5033558479 9809634887 1803911161 2813595968 5654788683 2585643789 6173159762 0024196215 5289629790 4819822199 4622694871 3746244472 9093456470 0285376949 5885959160 6789282491 0544125159 9630078136 8367490209 3749157328 9627002865 6829344431 3423473512 3929825916 6739503425 9958689706 9726733258 2735903121 2887466604 5146148785 0346142827 7659916080 9039865257 5717263081 8334944418 2019353338 5071292345 7743755793 4406217871 1330063106 0033240539 9169368260 3746176638 5657588775 8020122936 6353270267 1006812618 2517291460 8202541892 8859352444 9107013820 6211553827 7935652969 1457650204 8643282865 5579347072 0963480737 2692141186 8954673227 6775133569 0190153723 6690368653 8916129168 8887876407 5254934942 4973342718 1178892759 9315967193 5475898809 7924525262 3636590363 2007085444 0784544797 3482918020 8204492667 0634420437 5553250505 2752283377 8887040804 0335319234 0768563010 9347772125 6390886404 1310107381 7853338316 0381352808 2811904083 2564401842 0537467929 9262203769 8718018061 1226244909 0924264198 5820861751 1771137890 5160914038 1575003366 4241560952 1632819712 2335023167 4226005679 4128140621 7219641842 7057843289 5980288233 5059828208 1966662490 3585778994 0333152274 8177769528 4368163008 8531769694 7836905806 7106482808 3598046698 8410981351 5865490693 3319522394 3632879239 9053481098 7830274500 1720654336 9906611778 4554364687 7236318444 6476806914 2828004551 0746866453 9280539940 9108754939 1660957316 1971503316 6968309929 4663491427 9878084225 7220697148 8755806374 8030886299 5118473187 1247772919 1007022758 8893486939 4562895158 0296537215 0409603107 7612898312 6358996489 3410247036 0366450586 8728758905 1406841238 1242473863 8542790828 2733827973 3268855049 3587430316 0274749063 1295723497 4261122151 7417153133 6186224109 1386950068 8835898962 3492763173 1647834007 7460886655 5987333821 1382992877 6911495492 1841920877 7160606847 2874673681 8861675072 2101726110 3830671787 8566948129 4878504894 3063086169 9487987031 6051588410 8282351274 1535385133 6589533294 8629494495 0618685147 7910580469 6039069372 6626703865 1290520113 7810858616 1888869479 5760741358 5534585151 7680519733 3443349523 0120395770 7396237713 1603024288 7200537320 9982530089 7761897312 9817881944 6717311606 4723147624 8457551928 7327828251 2718244680 7824215216 4695678192 9409823892 6284943760 2488522790 0362021938 6696482215 6280936053 7317804086 3727268426 6964219299 4681921490 8701707533 3610947913 8180406328 7387593848 2695355830 7739576144 7997270003 4728801827 8528138950 3217986345 2161110666 0883931405 3226944905 4555278678 9441757920 2440021450 7801920998 0446138254 7805858048 4424164047 7503153605 4906591430 0781583724 3012313751 1562284015 8386442708 9071828481 6757527123 8467824595 3433444962 2010096071 0513706084 6180118754 3120725491 3349942476 1711563332 1408934609 1565615506 0031738421 8701570226 1031019166 0388706466 1438897736 3187809407 1152752817 4689576401 5810470169 6524755774 0891644568 6777171585 0058326994 3401677202 1567677240 6812836656 5264122982 4394651331 9735919970 9403275938 5026695574 7023181320 3243716420 5861410336 0652453693 9160050644 9530601612 6782264894 2437397166 7176612310 4897503188 5732165554 9883421218 0284691252 9086101485 5278152776 2562375045 6375769497 7343368460 1560772703 5509629049 3924870884 0628106794 3622418704 7470083688 4267102255 8302403599 8416459511 2248527263 3632645114 0173952480 8619463584 0783753556 8856223171 1552094722 3065437092 6067973510 0056554938 1224575483 7285457117 9739361575 6167641692 8958052572 9752233855 8611388322 1711073622 6581621884 2443178857 4887981090 2665379342 6664216990 9140565364 3224930133 4867988154 8866286650 5234699723 5574738424 8305904236 7714327879 2316422403 8777643301 9260019228 4778313837 6325361210 2533693581 2624086866 6997382759 7736568222 7907215832 4788886423 6934639616 4363308730 1398142114 3030600873 0666164803 6789840913 3592629340 2304324974 9268878316 4360268101 1309570716 1419128306 8657732353 2639653677 3903176613 6131596555 3584999398 6005651559 2193675997 7717933019 7446881483 7110320650 3693192894 5214026509 1546518430 9936553493 3371834252 9843367991 5939417466 2239003895 2767381333 0617747629 5749438687 1697845376 7219493506 5908757119 1772087547 7107189937 9608947745 1265475750 1871194870 7387367858 9020061737 3321075693 3022163206 2843206567 1192096950 5857611739 6163232621 7708945426 2146098584 1023781321 5817727602 2227381334 9541048100 3073275107 7999489919 7796388353 0734443457 5329759142 6376840544 2264784216 0631227696 4696715647 3999043715 9033239065 6072664411 6438605404 8388471619 1210900870 1019130726 0710441141 4324197679 6828547885 5247794764 8180295973 6049439700 4795960402 9274629920 3572099761 9501403483 1538094771 4601056333 4469988208 2212058728 1510729182 9712119178 7642488035 4672316916 5418522567 2923442918 7128163232 5969654135 4858957713 3208339911 2887759172 2611527337 9010341362 0856145779 9239877832 5083550730 1998184590 2595835598 9260553299 6737704917 2245493532 9683300002 2301815172 2657578752 4058832249 0858212800 8974790932 6100762578 7704286560 0699617621 2176845478 9964407050 6624171021 3327486796 2374302291 5535820078 0141165348 0656474882 3061500339 2068983794 7662550365 4982280532 9662862117 9306284301 7049240230 1985719978 9488368971 8304380518 2174419147 6604297524 3725168343 5411217038 6313794114 2209529588 5798060152 9387527537 9903093887 1683572095 7607152219 0027937929 2786303637 2687658226 8124199338 4808166021 6037221547 1014300737 7537792699 0695871212 8928801905 2031601285 8618254944 1335382078 4883465311 6326504076 4242839087 0121015194 2319616522 6842200371 1230464300 6734420647 4771802135 3070124098 8603533991 5266792387 1101706221 8658835737 8121093517 9775604425 6346949997 8725112544 0854522274 8109148743 0725986960 2040275941 1789425812 8188215995 2359658979 1811440776 5335432175 7595255536 1581280011 6384672031 9346507296 8079907939 6371496177 4312119402 0212975731 2516525376 8017359101 5573381537 7200195244 4543620071 8484756634 1540744232 8621060997 6132434875 4884743453 9665981338 7174660930 2053507027 1952983943 2714253711 5576660002 5784423031 0734295515 3394506048 6222764966 6876240793 2435319299 2639253731 0768921353 5257232108 0889819339 1686682789 4828117047 2624501948 4097009757 6092098372 4090074717 9733407881 4182519584 2598096241 7476101382 5264395513 5259311885 0456362641 8830033853 9652435997 4169313228 9471987830 8427600401 3680747039 0409723847 3945834896 1865397905 9411859931 0356168436 8692194853 8205578039 5773881360 6795499000 8512325944 2529724486 6667668346 4140218991 5944565309 4234406506 6785194841 7766779470 4720419588 2204329538 0326310537 4948831221 8039127967 8446100139 7267538921 9511911783 6587662528 0836900532 4900459741 0947068772 9123282143 0463533728 3519953648 2743258331 1914445901 7809607782 8835837301 1185754365 9958982724 5319253105 8811502630 7542571493 9430244539 3187017992 3608166611 3054262539 9583389794 2971602070 3387678150 3301028012 0095997252 2222808014 2357109476 0351925544 4349299867 6781789104 5559063015 9538097618 7592035893 7341978962 3589311259 8390259831 0267193304 1892151096 8915622506 9659119828 3234555030 5908173073 5195503721 6658702880 5399213857 6037035377 1051780212 8012956684 1984140362 8727256232 1442875430 2210909472 7210734741 3497551419 0737043318 2766261772 7599688882 6027225247 1336833534 5281669277 9591328861 3817663498 5772893690 0965749562 2871030243 6259077241 2219094300 8717556926 2575806570 9912016659 6224360802 4287002454 7362036394 8412559548 8172727247 3653467783 6472019183 0399871762 7037515724 6499222894 6793232269 3619177641 6146187956 1395669956 7783068290 3165896994 3076733350 8234990790 6241002025 0613405734 4300695745 4746821756 9044165154 0636584680 4636926212 7421107539 9042188716 1276177870 1425886482 5775223889 1845995233 7629237791 5585744549 4773612955 2595222657 8636462118 3775984737 0034797140 8206994145 5807190802 1359073226 9233100831 7595106590 1912129479 5408603640 7573587502 0589020870 4579670007 0552625058 1142066390 7459215273 3094068236 4944159089 1009220296 6805233252 6619891131 1842016291 6310768940 8472356436 6808182168 6572196882 6835840278 5500782804 0434537101 8365109695 1782335743 0305048526 5373807353 1074185917 7056103973 9506264035 5442275156 1011072617 7937063472 3804990666 9221619711 9425912044 5084641746 3835899382 3994651739 5509000859 4799901360 2667426149 4290066467 1150671754 2217703877 4507673563 7421547829 0591101261 9157555870 2389570014 0511782264 6989944917 9083017954 7587676016 8094100135 8376135785 9135692445 5647764464 1786671153 9195135769 6104864922 4900834467 1548638305 4477914330 0976804868 7834818467 2733758436 8927243104 4740680768 5278625585 1650920882 6381323362 3148733336 7147645204 5087662761 4950389949 5048095604 6098960432 9123358348 8599902945 2640028499 4280878624 0398118148 8476730121 6754161106 6299955536 6819312328 7425702063 7383520200 8686369131 1733469731 7412191536 3324674532 5630871347 3027921749 5622701468 7325867891 7345583799 6435135880 0959350877 5563562488 1049385299 9007675135 5135277924 1242927748 8565888566 5132473025 1471021057 5352516511 8148509027 5047684551 8252096331 8990685276 1443513821 3662152368 8905787866 9943228881 6028377482 0355060160 2989400911 9713850179 8716836337 4413927597 3644017007 0147637066 5570350433 8121113576 4150184518 2141361982 3495159601 0647527125 7593518530 4332875537 7830575095 6742544268 4712219618 7091785607 8393614451 1383335649 1032564057 3389866717 8123972237 5193164306 1701385953 9474367843 3926709867 1245221118 9690840236 3274114966 0124348309 8929941738 0305884171 6661307304 0067588380 4321115553 7944060549 7721705942 8215148861 6567277124 0903387727 7456290971 1013488518 4374118695 6554497457 3684521806 6982911045 0580042998 8795389902 7804383596 2824094218 6055628778 8428802127 5538848037 2864001944 1614257499 9042720095 9520465417 0598104989 9675045119 3647117277 2220436102 6140797508 0968697517 6600237187 7483480161 2031023468 0567112644 7661237476 2785219024 1202569943 5347162266 6089367521 9833111813 5111465038 5489502512 0655772636 1454736044 2685949807 4396932331 2971273771 5734709971 3952291182 6534851555 8713733662 9120242714 3025037632 6950135091 1612952993 7858646813 0722648600 8270881333 5381937036 8259886789 3321238327 0532976258 5738279009 7826460545 5985551318 3668884462 8265133798 4916678394 0976135376 6251798258 2496634587 7195012438 4040359140 8492097337 5464247448 8176184070 0235695801 7741017769 6925077814 8933866725 5789856458 9851056891 9609243988 4156928069 6983352240 2256345704 9731224526 9354193837 0048431833 5719651662 6721575524 1934019330 9901831930 9196582920 9696562476 6768365964 7019595754 7393455143 3741370876 1517323677 2042273856 7427917069 8204549953 0959188724 3493952409 4441678998 8463198455 0485239366 2972079777 4528143994 1825678945 7795712552 4268260899 4086331737 1538896262 8896294021 1210888442 7376568624 5276121303 7101730078 5135715404 5330415079 5944777614 3597437803 7424366469 7324713841 0492124314 1389035790 9241603640 6314038149 8314819052 5172093710 3964026808 9948325722 9795456404 2701757722 9041732347 9607361878 7889913318 3058430693 9482596131 8713816423 4672187308 4513387721 9086975104 9428437693 2502498165 6673816260 6159417682 5250999374 1672883951 7440669325 4965340310 1452225316 1890092353 7648637848 2881344209 8700480962 2717122640 7489571939 0029185733 0746010436 0729190945 7679946149 2929042798 1687729426 4877299528 5843464777 5386906950 1489841339 2454039414 4680263625 4021186143 1703125111 7577642829 9146445334 0892097696 1699098372 6523617687 4560589470 4968170136 9749095230 7208268288 7890730190 0182534258 0534342170 5928713931 7379931424 1085264739 0948284596 4180936141 3847583113 6130576108 4623668372 3769591349 2615824516 2215521348 7924414504 1756848064 1206365201 7038633012 9532777699 0231186480 2006755690 5682295016 3549319923 0591424639 6217025329 7475731140 9422018019 9368035026 4956369558 6642590676 2685687372 1103391567 9383989576 5565193177 8830002416 1353956243 7777840801 7488193730 9502069990 0890899328 0883974303 6773659552 4891300156 6332940779 0713961546 4534088791 5103006513 2193448667 3248275907 9468078798 1942501958 2622320395 1312520141 0996053126 0696555404 2486705499 8678692302 1746989009 5478507256 7297879476 9888831093 4874644264 0071818316 0331655511 5342761556 2240547447 3378049246 2149521332 5852769884 7336269182 6491743389 8782478927 8468918828 0546699823 0368993978 3413747587 0258057163 4941356843 3929396068 1920617733 3179173820 8562436433 6353598634 9449689078 1064019674 0744365836 6707158692 4521182997 8938040771 3750129085 8646578905 7714268335 8276897855 4717687184 4277261205 0926648610 2051535642 8406323684 8180728794 0717127966 8200607275 5955590404 0233178749 4473464547 6062818954 1512139162 9184442976 5106694796 9354016866 0100551960 7768733539 6511614930 9375709685 5455938151 3789569039 2510149532 6562814701 1998326992 2000663928 7537471313 5236421589 2651262040 7288771657 8358405219 6460541054 3544364216 6562244565 0429990102 5658692727 9142752931 1720827939 3775132610 6052881235 3734510683 7293989358 0871243869 3859343891 7571337630 0720319760 8166044646 8393772580 6909237297 5234867029 1691042636 9262090199 6052041210 2407764819 0316014085 8635584276 0953708655 8164273995 3493465463 1450404019 9528537252 0049578052 5465625115 4109252437 9913262627 1360909940 2902262062 8367521323 0506518393 4057450112 0993414649 1843332364 6569371725 9144893241 5900624202 0612885732 9261335968 0872650004 5628284557 5745965921 2053034131 0111827501 3069615098 3551563200 4310784601 9065654938 0654252522 9161991819 9596027523 2770224985 5738824899 8827074659 3635576858 2560518068 9642853768 5077201222 0347920993 9361792682 0659014216 5615925306 7379445689 4907085326 3568196831 8617722682 4991147261 5732035807 6462981162 4401331673 7892788689 2290325933 4986179702 1994981925 7396176730 7583441709 8559222170 1718257127 7753449150 8205278430 9046194608 3521740200 5838672849 7094110232 6695392144 5461066215 0064106747 4020700918 9911951376 4669044812 6725369153 7162290791 3854039375 6007783515 3374167747 9421003840 0230895185 0994548779 0393461222 2086506016 0500351776 2648316111 5332558770 5073541279 2499098593 7347378708 1194253055 1214369797 4991495186 0535920403 8302357163 5272763087 4693219622 1900642608 8618367610 3346002255 4774778136 4101269190 6569686495 0126883762 9690723396 1276287223 0411418136 1006026404 4030035996 9889199458 2739762411 4613744804 0596970625 7676472376 6065541618 5746905272 2923822827 5186799156 9833907476 7114610302 2776606020 0612468764 7772881909 6791613354 0198814027 5799217416 7678799231 6039635694 9285151363 3647219540 6111717673 8737255572 8522940054 3617851765 0230754469 3869307873 4991103521 8253292972 6044553210 7978877114 4989887091 1511237250 6042387537 3484125708 6064069052 0584521227 5453384800 8205302450 4565176695 1857691320 0042816758 0549248117 8051983264 6032445792 8297301291 0531838563 6821206215 5312886685 6495651261 3892261367 0640939533 3457052698 6959692350 3530942245 4386527867 7673027540 4027022463 8448355323 9914751363 4410440500 9233036127 1496081355 4905315390 2100229959 5756583705 3812619656 8314428605 7956696622 1547216956 2087001372 7768536960 8407048333 2513279311 2232507148 6302069512 4539500373 5723346807 0946564830 8920980153 4878705633 4910923660 5755405086 4111521441 4814346304 3727327104 5027768661 9531078583 2333485784 0297160925 2153260925 5893265560 0672124359 4642550659 9677177038 8445396181 6328796144 6081778927 2171836908 8801267782 0743010642 2524634807 4543004764 9288555340 9062185153 6543554741 2547615276 9772667769 7727770583 1580141218 5688011705 0283652755 4321480348 8004442979 9980621579 0456416195 7212784508 9284898064 2649742709 0579129069 2178072987 6947797511 2447305991 4060506299 4689428093 1034216416 6299356148 2813099887 0745292716 0484336308 1840412646 9637925843 0941854422 1635908457 6146078558 5624738149 3142707826 6215185541 6038702068 7698046174 7400808324 3436653823 5455510944 9498431093 4947599446 7267366535 2517662706 7721941831 9197719637 8015702169 9336750837 6005716345 4643671776 7233875886 4340564487 1566964321 0412825956 4534984138 8412890420 6820470076 1559691684 3038999348 3667935425 4921032811 3363184722 5923055543 8305820694 1675629992 0133731754 8912203723 0349072681 0685344540 3599356182 3576312837 7676406310 1312533521 2141994611 8693508331 7658785204 7112364331 2267651299 6417132521 7513553261 8676819423 3879036546 8908001827 1352835848 8844411176 1234101179 9187092365 0718485785 6221021104 0097769944 5312179502 2479578069 5065329659 4038398736 9907240797 6790408267 9400761872 9547835963 4927939045 7697366164 3405359792 2192858705 7495748169 6694062334 2726197335 1813662606 3735982575 5524965098 0726012366 8283605928 3418558480 2695841377 2558970883 7899429105 4980033111 3884603401 9391661221 8669605849 1571485733 5682861495 0001909759 1125218800 3964197621 6355937574 3718011480 5594422987 3041819680 8085647265 7135476128 3162920044 9880315402 1055305970 7666636274 9328308916 8809323592 9008178741 1985738317 1926167288 3491840242 9721290434 9655269427 2640255964 1463525914 3484006758 6769035038 2320572934 1329815935 3304444649 6829441367 3234421583 8076169483 1219333119 8190610961 4295220153 6170298575 1055943264 6146850545 2684975764 8078080092 2133581137 8197749271 7685450755 3832876887 4474591593 7311624706 0109124460 9829424841 2875202244 6259447763 8749491997 8404468292 5736096853 4549843266 5368628444 8936570411 1817793806 4416165312 2360021491 8768769467 3984075171 7630751684 9856359201 4868929431 0594020245 7969622924 5666448819 6757629434 9535326382 1716133957 5779076637 0764569570 2597388004 3841580589 4336137106 5518599876 0075492418 7211714889 2952217377 2114608115 4344982665 4798725800 5667472405 1122007383 4592715757 2771521858 9946948117 9406444663 9943237004 4291140747 2181802248 2583773601 7346685300 7449855647 1542003612 3593397312 9144585915 2288740871 9508708632 2188372882 6282288463 1843717261 9033057771 4765156414 3822306791 8473860391 4768310814 1358275755 8536435977 2165002827 7803713422 8696887873 4979509603 1108899196 1433866640 6845069742 0787700280 5093672033 8723262963 7856038653 2164323488 1555755701 8469089074 6478791224 3637555666 8678067610 5449550172 6079114293 0831285761 2544819444 4947324481 9093795369 0082063846 3167822506 4809531810 4065702543 2760438570 3505922818 9198780658 6541218429 9217273720 9551032422 5107971807 7833042609 0867942734 2895573555 9252723805 5114404380 0123904168 7716445180 2264916816 4192740110 6451622431 1017000566 9112173318 9423400547 9596846698 0429801736 2570406733 2821299621 5368488140 4102194463 4246462207 4557564396 0452985313 0714090846 0849965376 7803793201 8991408658 1466217531 9337665970 1143306086 2500982956 6917638846 0567629729 3146491149 3704624469 3519840395 3444913514 1193667933 3019366176 6365255514 9174982307 9870722808 6085962611 2660504289 2969665356 5251668888 5572112276 8027727437 0891738963 9772257564 8905334010 3885593112 5679991516 5890250164 8696142720 7005916056 1661597024 5198905183 2969278935 5503039346 8121976158 2183980483 9605625230 9146263844 7386296039 8489243861 8729850777 5928792722 0685548072 1049781765 3286210187 4767668972 4884113956 0349480376 7270363169 2100735083 4073865261 6845074824 9644859742 8134936480 3724261167 0426687083 1925040997 6153190768 5577032742 1785010006 4419841242 0739640013 9603601583 8105659284 1368457411 9102736420 2741637234 8821452410 1347716529 6031284086 5841978795 1116511529 8278146203 7913985500 6399960326 5912485253 0849369031 3130100799 9771913622 3086601109 9929142871 2493885416 1203802041 1340188887 2196934779 0449752745 4288072803 5093058287 5442075513 4816660927 8793535665 2125562013 9988249628 4787262144 3236285367 6502591450 4683776352 8258765213 9156480972 1419296755 4938437558 2600253168 5363567313 7926247587 8049445944 1834291727 5698837622 6261846365 4527434976 6241113845 1305481449 8363117897 8448973207 6719508784 1586188796 9295581973 3250699951 4026015116 7552975057 5437810242 2389579257 8656212843 2731202200 7167305740 6928686936 3930186765 9582513264 9914595026 0917069347 5194089753 5746401683 0811798846 4524736189 5605647942 6358070562 5632811892 6966302647 9535951097 1276591362 3318086692 1535788607 8127599105 3717140220 4506186075 3748663063 5059148391 6467656723 2057145168 8617079098 4695932236 7249467375 8309960704 2589220481 5507991327 5208858378 1117685214 2693347869 2189524062 2657921043 6203488529 2626798401 3953216458 7911515790 5046057971 0838983371 8640380244 1751134722 6472547010 7947939969 5355466961 9726763255 2299146549 3349966323 4185951450 3609803440 9221220671 2567698723 4279407088 5707047429 3173329188 5238967219 7135392449 2426178641 1886377909 6281448691 7869468177 5917171506 6911148002 0759432012 0619696377 9510322708 9029566085 5622254526 0261046073 6131368869 0092817210 6819861855 3780982018 4711541636 3032626569 9283424155 0236009780 4641710852 5537612728 9053350455 0613568414 3775854429 6779770146 6029438768 7225115363 8011917581 5402812081 8255606485 4107879335 9892106442 7244898618 9616294134 1800129513 0683638609 2941000831 3667337215 3008352696 2357371753 3073865333 8204842190 3081864491 8409372394 4033405244 9095545580 1640646076 1581010301 7674884750 1766190869 2946098769 2016912021 8168829104 0870709560 9514704169 2114702741 3390052253 3408348128 7035303102 3919699978 5974139085 9360543359 9697075604 4601342424 5368249609 8772581311 0247327985 6207212657 2499003468 2938868723 0489556225 3204463602 6398542252 5841646432 4271611419 8178024825 9556354490 7219226583 8636626637 5083594431 4877635156 1457107455 2801615967 7048442714 1944351832 7569840755 2677926411 2617652506 1596523545 7187956673 1709133193 5876162825 5920783080 1852068901 5150471334 0386100310 0559148178 5211038475 4542933389 1884441205 1794396997 0194112695 1195265649 1959418997 5418393234 6474242907 0271887522 3534393673 6336632003 0723274703 7407123982 5620246626 5197409019 9762452056 1985576257 6000870817 3083288344 3818310700 5451449354 5885422678 5785519153 7229237955 5494333410 1744201696 0009069641 5612732297 7702212179 5186837635 9082255128 8164700219 9234886404 3959153018 4640047143 2118636062 2527011541 1222838027 7853891109 8490201342 7410141215 5976996543 8877197485 3764311582 2983853312 3071751132 9619045590 0793806427 6695819014 8426279912 2179294798 7348901868 4716765038 2732855205 9082984529 8062592503 5212845192 5927986593 5061329619 4679625237 3972565584 1578537445 6755899803 2405492186 9628884903 3256085145 5344391660 2262577755 1291620077 2796852629 3879375304 5418108072 9285891989 7153817973 4349618723 2927614747 8501926114 5041327487 3242970583 4084711123 3374627461 7274626582 4153242710 5932250625 5302314738 7592517247 8732288149 1455915605 0363345754 2423377916 0374952502 4930223514 8196138116 2563911415 6103268449 5807250827 3431765944 0540982697 6526934457 9863479709 7431244982 7193311386 3873159636 3612186234 9726140955 6079920628 3169994200 7205481152 5353393946 0768500199 0988655386 1433495781 6500899616 4907967814 2901148387 6456821749 1407562376 7618453775 1440314754 1120676016 0726460556 8592577993 2207033733 3398916369 5043466906 9482843662 9980037414 5276277165 4762382554 6170883189 8108688068 4785370553 6480469350 9588180253 6052974079 3538676511 1950793732 8208314626 8960071075 1755206144 3378411454 9950136432 4463281933 4638905093 6545714506 9008644834 4018042836 3390513578 1572739733 3453728426 3372174065 7757710798 3051755572 1036795976 9018899584 9413019599 9573017901 2401939086 8135658553 9661941371 7944876320 7986880037 1607303220 5474235722 6689680188 2123424391 8859841689 7227765219 4032493227 3147936692 3400484897 6059037958 0946960417 5427961378 2553781223 9476461478 3292697654 5162290281 7011004378 4603875654 4151739433 9600489153 1881757665 0500951697 4024156447 7129365661 4253949368 8842305174 0012992055 6854289853 8979426699 5677702708 9146513736 8922061044 1548166215 6804219838 4767308717 8759027920 9175900695 2734566820 2651337311 1518000181 4341209626 0165862982 1076663523 3617740078 3778342370 9152644063 0540718078 4335806107 2961105550 0204151316 9637304684 9213356837 2654003075 0982908936 4612047891 1147530370 4989395283 3457824082 8173864413 2271000296 8311940203 3234564208 2647327623 3830294639 3789983758 3655455991 9340866235 0909679611 3400486702 7123176526 6637107787 2511186035 4037554487 4186935197 3365662177 2359229396 7764632515 6202348757 0113795712 0962377234 3137021203 1004965152 1119760131 7641940820 3437348512 8526029133 3491512508 3119802850 1778557107 2537314913 9215709105 1309650598 8599993156 0863655477 4035518981 6673353588 0048214665 0997414337 6118277772 3351910741 2175728415 9258087259 1315074606 0256349037 7726337391 4461377038 0213183474 4730111303 2670296917 3350477016 3210661622 7830027269 2833655840 1179141944 7808748253 3607144032 9625228577 5009808599 6090409363 1263562132 8162071453 4061042241 1208301000 8587264252 1122624801 4264751942 6184325853 3867538740 5474349107 2710049754 2811594660 1713612259 0440158991 6002298278 0179603519 4080046513 5347526987 7760952783 9984368086 9089891978 3969353217 9980139135 4425527179 1022539701 0810632143 0485113782 9149851138 1969143043 4975001899 8068164441 2123273328 3071928243 6240673319 6554692677 8511931527 7511344646 8905504248 1133614349 8460484905 1258345683 2664415284 8971397237 6040328212 6602535166 9391408204 9947320486 0216277597 9177123475 1097502403 0789357599 3771509502 1751693555 8270725339 1189233407 0223832077 5858021371 7477837877 8391015234 1320984894 2345961369 2340497998 2793041444 6316270721 4796117456 9757196812 3929191374 0982925805 5619552074 3424329598 2898980529 2333664154 1925636738 0689494201 4712413405 2507220406 1794355252 5552250087 4879008656 8314542835 1677505422 9480327478 3044056438 5815919526 6675828292 9705226127 6287110401 3480178722 4801789684 0524079243 6058274246 7443076721 6452703134 5135416764 9668901274 7868010102 9513386269 8649748212 1186290403 3769156857 6240699296 3724930972 0162870720 0189835423 6903641492 7023696193 8547372480 3298550451 1208919287 9829874467 8641291594 1753167560 2533435310 6267452545 0711418148 3239880607 2971402347 2552071349 0798398982 3552687239 5090936566 7878992383 7125789762 4875599044 3228895388 3773173489 4112275707 1410959790 0479193010 4674075041 1435381782 4646307959 8955563899 1884773781 3413470702 4674736211 2048986226 9918885174 5625173251 9341352038 1158633501 2391305444 1910073628 4475675141 6105041097 3505852762 0444891909 7890198431 5485280533 9857778443 1393388399 4310444465 6692445508 8594631408 1751220331 3906815965 9251054685 8013133838 1521764182 1043342978 8826119630 4431113887 9625874609 0226130900 8499754303 9577124323 0616906262 9194039214 3974027089 4777663702 4881554993 2245882597 9020631257 4369109463 9325280624 1642476868 4954553249 3801763937 1615636847 8598237159 0238542126 5840615367 2286071317 0267474013 1145261063 7653833903 1592194346 9817605358 3803106128 8785205154 6933639241 0884676320 0956708971 8367490578 1630851581 3816196688 2222047570 4375906143 3804072585 3862083565 1769984267 7452319582 4182683698 2701602374 1493836349 6629351576 8540613973 4274647089 9685618170 1605511048 8097155485 9118617189 6680259735 4170542398 5135560018 7203350790 6094642127 1143993196 0465274240 5088222535 9773481519 1354385712 5325854049 3946010865 7937980586 2014336607 8825219717 8090258173 7087091646 0452727977 1535099103 4073642502 0386386718 2205228796 9445838765 2947951048 6607173902 2932745542 6785669776 8659399234 1683412227 4663015062 1553205026 5534146099 5249356050 8549217565 4913483095 8906536175 6938176374 7364418337 8974229700 7035452066 6317092960 7591989627 7324230902 5239744386 1014263098 6877339138 8251868431 6501027964 9114977375 8288891345 0341148865 9486702154 9210108432 8080783428 0894172980 0898329753 6940644969 9031253998 6391958160 1468995220 8806622854 0841486427 4786281975 5466292788 1462160717 1381880180 8405720847 1586890683 6919393381 8642784545 3795671927 2397972364 6516675920 1105799566 3962598535 5127635587 6814021340 9829016296 8734298507 9247184605 6874828331 3812591619 6247615690 2875901072 7331032991 4062386460 8333378638 2579263023 9159000355 7609032477 2813388873 3917809696 6601469615 0317542267 5112599331 5529674213 3363002229 6490648093 4582008181 0618021002 2766458040 0278213336 7585730190 1137175467 2763059044 3531313190 3609248909 7246427928 4555499134 9000518029 5707082919 0525567818 8991389962 5138662319 3800536113 4622429461 0248954072 4048571232 5662888893 1722116432 9478161905 5486805494 3441034090 6807160880 2822795968 6950133643 8142682521 7047287086 3010137301 1552368614 1690837567 5747637239 7631857570 3810944339 0564564468 5241830281 4810799837 6918512127 2019350440 4180460472 1626939445 7883770901 0597469321 9720558114 0787759897 7207200968 9382249303 2368305158 6265728111 4637996983 1375179376 2321511125 2349734305 2406221052 4423435373 2905655163 4066695061 6589287821 8707756794 1760807129 7378133518 7117931650 0331555238 2248773065 3444179453 4153952024 2444970341 0120874072 1881093882 6816751204 2299404948 1794494727 3289477011 1574139441 2284555218 2842492224 0658752689 1722727806 0711675404 6973008037 0396187877 9669488255 5614674384 3925701158 2954666135 8678671897 6612973112 6720007297 1553613027 5035561678 1776544228 7442114729 8816148027 0524380681 7653573275 5786025058 4708401320 8837932816 0087690813 0049249147 3682517035 3822196190 3901499952 3495387105 9973511434 7829233949 9187936608 6923013755 9636853237 3806703591 1442432685 6151210940 4259582639 3016780171 2866923928 3231057658 8517140202 1119695706 4799814031 5056330451 4156441462 3163763809 9044028162 5691757648 9142569714 1635984393 1743327023 7812336938 0430128926 2637538266 7795034169 3343236075 0024817574 1808750388 4750949394 5489620974 0485442635 6371649959 4992098088 4294790363 6662975260 0324385635 2945844728 9445471662 0929749549 6616877414 1208821304 7702281611 6456044007 2363515811 4972973921 8966737382 6472047226 4222124201 6560150284 9713063327 9581430251 6013694825 5670147809 3579088965 7134926158 1613469018 0696508955 6310121218 4918058479 2272069187 1696316330 0448580201 0286065785 8591269974 6376617414 6393415956 9539554203 3146280265 1895116793 8074573315 7598460861 7370268786 7602943677 7805002446 7339133243 1669880354 0732323882 8184750105 1641331189 5370364884 2269027047 8052742490 6034920829 5475505400 3457160184 0725745369 3814553117 5354210726 5578356154 9987444748 0427323457 8800618731 4934156604 6352979779 4550753593 0479568720 9316724536 5472083816 8585560604 3801977030 7642460834 8987610134 5709394877 0029461757 9206195254 9255757109 0385251714 8852526567 1045349813 4198033906 4152987634 3695420256 0802776144 2191431892 1393908834 5431317696 8510184010 3844472348 9488695209 8194353190 6506555354 6173358140 4554483788 4752526253 9496658699 9205841765 2780125341 0338964698 1864243003 4146791380 6190280596 0785488801 0789705516 9462152287 7309010446 7462497979 9926271209 5168477956 8482583341 4022664772 1084336243 7593741610 5367340419 5473896419 7895425335 0363018614 0095153476 6961476255 6518738232 9246854735 6935802896 0115367917 8730355315 9378363082 2486151777 7054157757 6561759358 5120166929 4311113886 3582159667 6188303261 0416465171 4846979385 4226216871 6140012237 8213779774 1312689772 6671299202 5922017408 7700769562 8347393220 1088159356 2862819285 6357189338 4958850603 8531581797 6067947984 0878360975 9601497334 2057270460 3521790605 6476032855 6927627349 5182203236 1441125841 8242624771 2012035776 3888959743 1823282787 1314608053 5335744942 9762179678 9034568169 8895535185 0447832561 6380709476 9516990862 4710001974 8809205009 5219436323 7871976487 0339223811 5403634754 8862684595 6159755193 7654101150 1406700122 6927474393 8885899438 5973024541 4801061235 9080362745 8528849356 3251585384 3832424932 5266608758 8908318700 7091002373 7710657698 5056433928 8543376583 4259675065 3715005333 5144899082 9388773735 2051459333 0496265314 1514138612 4437935885 0709446880 4548697535 8170212908 4907873478 0681436632 3322819415 8273456713 5644317153 7967818058 1958524648 4008403290 9981943781 7181773023 1700398973 3050495387 3561162610 2399943325 9780126893 4326055847 1027876490 1070923443 8846340117 3555686590 3585244919 3701810416 2620850429 9258697435 8170981338 9404593447 1937493877 6242324098 5283276226 6604942385 1297094532 4558625210 3600829286 6497241749 1914198896 6129558076 7709795947 9530601311 9159011773 9431042090 4907942444 8868513086 8444937059 0902600612 0649425744 7103535476 5785924270 8130410618 5462198818 3009063458 8187038755 8562749115 8737542106 4667951346 4875867715 4383801852 1348281915 8124625993 3516019893 5595167968 9328522058 2479942103 4512715877 1633452229 9541883968 0448835529 7533612868 3722593539 0079201666 9413390911 6875880398 8828869216 0023732573 6158820716 3516271332 8105181876 0210485218 0675526648 6739089009 0719513805 8626735124 3122156916 3790227732 8705410842 0378415256 8328871804 6987952513 0732663402 7851905941 7338920358 5403956770 3561132935 4482585628 2876106106 9822972142 0961993509 3313121711 8789107876 6872044548 8760894101 7479864713 7882462153 9559333332 7556200943 9580434537 9197822805 9039595992 7436913793 7786649409 6404877784 1748336432 6840262829 3240626008 1908081804 3909145563 5193685606 3045089142 2896452199 8779884934 7477729132 7972660276 5840166789 0136490508 7411421268 6196986204 4126965282 9810870454 7986155954 5338021201 1556469799 7678573892 0186243599 3267776894 5406050821 8838227909 8336271671 2449002676 1178498264 3770330020 8184459000 9717235204 3319947082 4209877151 4449751017 0556430295 4282181967 0009202515 6158441742 0593365814 8134902693 1115170938 7226002645 8630561325 6057925609 2733226557 9346280805 6834439213 7368840565 0434307396 5740610177 7937014142 4615493070 7413608054 4210029560 0095663588 9778992676 3051771878 1943706761 4982175641 8659011616 0865408635 3915130392 0131680576 9034172596 4536923508 0641744656 2351523929 0504094799 5318407486 2151210561 8338545661 7665260639 3713658802 5216662235 7613220194 1701372664 9660732520 1077194793 1265282763 3024138051 6490717456 5964853748 3546691945 2358031530 1969160480 9946068149 0403781982 9732360930 0871357607 9862142542 2096419004 3679054790 4993007837 2421581954 5354183711 2936865843 0553842717 6280352791 2882112930 8351575656 5999447417 8843838156 5148434229 8587042455 9243469329 5232821803 5083337262 8379183021 6591836181 5542171574 4846577842 0134329982 5945668845 5826617197 9012180849 4803324487 8725818377 4805522268 1510113717 4536841787 0280274452 4429054745 1823467491 9564188551 2444213377 8352142386 5979925988 2032870851 0933838682 9906571994 6149062902 5742768603 8850511032 6385445404 1918495886 6538545040 5713236296 8106914681 4847869659 1668618427 5679846004 1868762298 0555629630 4595322792 3051616721 5919686758 4952363529 8935788507 7460815373 2145464298 4792310511 6763577494 9462295256 9497660359 4739624309 9534331040 4994209677 8838270027 1447849406 9037073249 1064441516 9605325656 0586778757 4174721108 2743577431 5194060757 9835636291 4332639781 2218946287 4477981198 0722564671 4664054850 1310096567 8631488009 0303749338 8753641831 6513498254 6694673316 1181233648 5439764932 5026179549 3572043054 0218297487 1251107404 0116114058 9991109306 2492312813 1163405492 6257135672 1818628932 7861388337 1802853505 6503591952 7414008695 1092616754 1476792668 0321092374 6708721360 6278332922 3864136195 9412133927 8036118276 3241060047 4097111104 8140003623 3427145144 8333464167 5466354699 7314947566 4342365949 3496845884 5515241507 5637660508 6632827424 7941360628 7604129064 4913828519 4564026431 5322585862 4043141838 6695906332 4506300039 2213192647 6259626915 1090445769 5301444054 6180378575 0303668621 2462278639 7527466678 7012100339 2984873375 0144756003 2210062235 8029343774 9550320370 1273846816 3061026570 3008722754 6296679688 0890587127 6763610662 2572235222 9739206443 0935243272 2810085997 3095132528 6306011054 9791564479 1845004618 0467624089 2892568091 2930592960 6423570210 6152464620 5023248966 5939873249 3396737695 2023991760 8984745718 4353193664 6529125848 0644801965 2016283879 5189499336 7592414856 2613699594 5307287254 5324632915 2911012876 3770605570 6095313775 2775186792 3292134955 2451330898 6796916512 9073841302 1675732386 3757582008 0363575728 0027544903 2795307990 0799442541 1087256931 8801466793 5595834676 4328688769 6661009739 5749967836 5933978463 4695994895 0610490383 6474095046 9522606385 8046758073 0699122904 7408987916 6872117147 5276447116 0440195271 8169508289 7335371485 3092893704 6384420893 2997711258 5684084660 8339934045 6890267875 1600877546 1267988015 4658565220 6121095349 0796707365 5397025761 9943137663 9960606061 1064069593 3082817187 6426043573 4253617569 4378484849 5250108266 4883951597 0049059838 0812105221 1110919433 2395113605 1446459834 2107990580 8209371646 4523127704 0231600721 3854372346 1267260997 8703856570 9199850759 5634613248 4601884098 5019428768 7902268734 5565005191 2154654406 3829253851 2763176639 2205093834 5204300773 0170299403 6261543400 1322763910 9129883278 6392041230 0445551684 0548898090 8077917463 6092439334 9126411642 4009388074 6356607262 3366958427 6458369826 8734815881 9610585718 3576746200 9650526065 9292635482 9149904576 8307210893 2458570737 0166071739 8194485028 8426039636 6074603118 4786225831 0565808708 7030556759 5861341700 7454029656 8763477417 6431051751 0367328692 4555858208 2372038601 7817394051 7513043799 4868822320 0443780431 0317092103 4261674998 0000730160 9481458637 4488778522 2730763304 9538394434 5382770608 7607635420 9844500830 6247630253 5727810327 8346176697 0544287155 3153400164 9707665719 5985041748 1990872014 9087568603 7783591994 7193433527 7294728553 7925787684 8323011018 5936580071 7291186967 6176550537 7503029303 3830706448 9128114120 2550615089 6411007623 8245744886 5518258105 8140345320 1247547232 6908754750 7078577659 7325428444 5935304499 2070014538 7489482265 5644222369 6365544194 2254413382 1222547749 7535494624 8276805333 3698328415 6138692363 4433585538 6847111143 0498248398 9918031654 5863828935 3799130535 2228334301 3795337295 4016257623 2280811384 9949187614 4141322933 7671065634 9252881452 8239506209 0223578766 8465011666 0097382753 6604054469 4165342223 9052108314 5858470355 2935221992 8272760574 8212660652 9138553034 5549744551 4703449394 8686342945 9658431024 1907859236 8022456076 3936784166 2705185551 7870290407 3557304620 6396924533 0779578224 5949710420 1880430001 8388142900 8173039450 5073427870 1312446686 0092778581 8110409115 1172937487 3627887874 9074652855 6543474888 6831064110 0510230208 7510776891 8781525622 7352515503 7953244485 7787277617 0019648537 0355516765 5209119339 3437628662 8461984402 6295252183 6785223674 7510880978 1507098978 4130862458 8152266096 3551401874 4958369269 1779904712 0726494905 7372642860 0521140358 1231076006 6995185361 2486274675 6375896225 2991164960 6687650826 1734178484 7893372950 5673900787 8617925351 4406210453 6625064046 3728815698 2323175005 9626108092 1955211150 8593029556 5496753886 2612972339 9146283584 7604862762 7027309739 2020014322 4870758233 7354915246 0856082103 2888297418 3906478869 9232736913 6004883743 6615223517 0584377055 4521081551 3361262142 9118156153 0175888257 3594892507 1088792621 2864139244 3309383797 3338678061 3179523731 5266773820 8580247014 3352700924 3803266951 7421195076 7088432634 6442749127 5589077468 6358216216 6042741315 1702124585 8605623363 1493164646 9139465624 9747174195 8354218607 7487110573 3845843368 9939645913 7406033821 5935224359 4751626239 1886853078 2282176398 3237306180 2042465604 7752794310 4796189724 2995330297 9249748168 4052893791 0449470045 9086499187 2727345413 5081019838 8186467360 9392571930 5119686456 0185578245 0218231065 8894379865 2243205067 7379966196 9554724405 8592241795 3006820451 7953700434 7245176289 3566770508 4902131077 3662575169 7335527462 3029430312 0359626095 3423574397 2496592110 1065781782 6108745318 8748031874 3082357369 9195156340 9571627009 9244492974 9105489851 5196586647 4014822510 6335367949 7371425102 2934188258 5117371994 4991150975 8374613010 5505064197 7215319293 5487537119 1630262030 3285886585 2848019350 9225875775 5974252765 8401172134 2323648084 0271433563 6754204637 5182552524 9443296570 4386138786 5901965738 8028684018 9408767281 6714137033 6617326501 2057865391 5780703088 7142615190 7500149257 6112927675 1930967284 5397116021 3606303090 5422439663 2067432358 2797889332 3244057791 9927848463 3339777737 6559018705 7480682867 8347965624 1461028995 0848739969 2970750432 7530299728 7229732793 4442988646 4127253481 6060377970 7298299173 0292963086 9580199631 2413304939 3504933254 1235507105 4461182591 1411164545 3471032988 1047844067 7801380771 3146540009 9386306481 2666143308 5820681139 5838319169 5455582594 2689576984 1428893743 4670841079 4631893253 9106963955 7807060212 4597489829 3564613560 7889834724 1997947856 4362042094 6134123876 1319886535 2358312996 8622689486 0840845665 5606876954 5012744866 3140505473 5351746873 0098063227 8046891224 6821460806 7276277084 0240226615 5485024008 9528916571 1761743902 0337584877 8429112896 2324705919 1874691042 0058483261 4067733375 1027195653 9946971625 1724831223 0633919328 7079838007 4848572651 6123434933 2733566644 7335855643 0235280883 9243482787 6088616494 3289399166 3992104883 0784777704 8045728491 4563033532 6507002958 8906265915 4985094079 7276756712 9795010098 2294762289 6189159144 1520032283 8787734851 3097908101 9129267227 1037788980 5396415636 2364169154 9857684083 9846886168 4375407065 1210390625 0612810766 3799047908 8796747780 6973847317 0475253442 1563903872 0123880632 3688037017 9493089549 0077633152 3063548374 2568166533 6160664198 0030188287 1237674818 9833024683 6371488309 2592833759 0227894258 8060087286 0388591688 4973069394 8020511221 7663591382 5152427867 0094406942 3551202015 6837777885 1824670025 6517085092 4962374772 6813694284 3500629388 1442998790 5301056217 3754591826 7997321773 5029368928 0652100253 9626880749 8092643458 0116557158 8670044350 3976505323 4782873273 6884086354 0002740676 7838219635 2222653929 0939807367 3913640828 9872201777 6747168118 1958561337 2158311905 4682936083 2369761134 5028175783 0202934845 9829250008 9568263027 1263295866 2921476531 4223335179 3093387951 3570953463 7718368409 2444422096 3193312956 2030557551 7340067973 7406141621 0792363342 3805646850 0920371671 5264255637 1853889571 4164197723 8742261059 6667396997 1731681694 1543509528 3193556417 7056686222 1521799115 1355639707 1433128936 5755384464 8326201206 4243380169 5586269856 1022460646 0693307938 4785881436 7407000599 7697036490 1927332882 6135329363 1124036506 9865216063 8987250267 2380874033 9674439783 0258296894 2568967418 6433613497 9475245526 2914265228 4241924308 3388103580 0537870239 9954217211 3686550275 3413622116 9314069466 9513186928 1025747959 8560514500 5021715913 3177516099 5786555198 1886193211 2821107094 4228724044 2481153406 0558959583 5581523201 2184605820 5635926993 0347885113 2068626627 5887714460 3599665610 8430725696 5005630644 8918759946 6596772847 1715395736 1210818084 1547273142 6617489331 3417463266 2354222072 6001460127 0120693463 9520564445 5432916629 8666078308 9068118790 0908152950 6362678207 5614388815 7813511346 9536630387 8412092346 9428687308 3932043233 3872775496 8052103028 2154432472 3388845215 3437272501 2858974769 1460808314 4041258681 8154004918 7772287869 8018534545 3700652665 5649170915 4295227567 0922221747 4112062720 6566229898 0603289167 2068743654 9482461086 9736722554 7404812889 2424718543 2360575341 1672850757 5520571311 5669795458 4887398742 2281358879 8584078313 5060548290 5514827852 9489112190 5383195624 2287194847 5940785939 8047901094 1940706717 6443903273 0712135887 3850499936 3883820550 1683402777 4960702768 4488028191 2220636888 6368110435 6952930065 2195528261 5269912716 3727738841 8993287130 5634646882 2739828876 3198645709 8363089177 8648708667 6185485680 0476725526 7541474285 1028145807 4031529921 9781455775 6843681110 1853174981 6701642664 7884090262 6828244482 5802753209 4549915104 5185177165 4631180490 4567985713 2575281179 1365627815 8111288816 5622858760 3087597496 3849435275 6766121689 5926148503 0785362045 2745077529 5063101248 0341804584 0594329260 7985443562 0093708091 8215239203 7179067812 1992280496 0697382387 4331262673 0306795943 9609549571 8957721791 5597300588 6936468455 7667609245 0906088202 2122357192 5453671519 1834872587 4239194108 9044411595 9932760044 5065562064 6116465566 5487594247 3692523369 5599303035 5095817626 1762318495 6190649483 9673002037 7638743693 4399982943 0209147073 6189479326 9276244518 6560239559 0537051289 7816345542 3320114975 9948962784 2432748378 8032701418 6769526211 8097500640 5149755889 6502930048 6760520801 0491537885 4139094245 3169171998 7628941277 2211294645 6829486028 1493181560 2496778879 4981377721 6229359437 8110044480 6079767242 9276249510 7841534464 2915084276 4520002042 7694706980 4177583220 9097020291 6573472515 8290463091 0359037842 9775726517 2087724474 0952267166 3060054697 1638794317 1196873484 6887381866 5675127929 8575016363 4113146275 3049901913 5646823804 3299706957 7015078933 7728658035 7127909137 6742080565 5493624646

Note

Voci correlate 
 Pi greco
Calcolo del pi greco
 Numero irrazionale
 Numero trascendente
 e (prime 100 mila cifre)

Pi greco